

Seznam 

|-
|(2001) Einstein||1973 EB|| align=right|12,85|| align=right|1,934|| align=right|0,099|| align=right|22,69|| align=right|2,689||MBA||5. března 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2002) Euler||1973 QQ1|| align=right|12,1|| align=right|2,419|| align=right|0,069|| align=right|8,51|| align=right|3,761||MBA||29. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2003) Harding||6559 P-L|| align=right|11,7|| align=right|3,066|| align=right|0,120|| align=right|1,88|| align=right|5,368||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2004) Lexell||1973 SV2|| align=right|12,6|| align=right|2,173|| align=right|0,080|| align=right|2,51|| align=right|3,202||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2005) Hencke||1973 RA|| align=right|12,2|| align=right|2,624|| align=right|0,167|| align=right|12,21|| align=right|4,250||MBA||2. září 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2006) Polonskaya||1973 SB3|| align=right|12,6|| align=right|2,325|| align=right|0,194|| align=right|4,93|| align=right|3,544||MBA BIN||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2007) McCuskey||1963 SQ|| align=right|11,8|| align=right|2,385|| align=right|0,116|| align=right|3,06|| align=right|3,682||MBA||22. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2008) Konstitutsiya||1973 SV4|| align=right|10,3|| align=right|3,214|| align=right|0,101|| align=right|20,67|| align=right|5,761||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2009) Voloshina||1968 UL|| align=right|10,8|| align=right|3,113|| align=right|0,145|| align=right|2,86|| align=right|5,492||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2010) Chebyshev||1969 TL4|| align=right|11,62|| align=right|3,096|| align=right|0,184|| align=right|2,40|| align=right|5,446||MBA||13. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(2011) Veteraniya||1970 QB1|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,150|| align=right|6,20|| align=right|3,690||MBA||30. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2012) Guo Shou-Jing||1964 TE2|| align=right|13,2|| align=right|2,330|| align=right|0,180|| align=right|2,91|| align=right|3,555||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2013) Tucapel||1971 UH4|| align=right|12,6|| align=right|2,291|| align=right|0,225|| align=right|7,51|| align=right|3,466||MBA||22. října 1971||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|(2014) Vasilevskis||1973 JA|| align=right|11,7|| align=right|2,403|| align=right|0,286|| align=right|21,39|| align=right|3,724||MBA||2. května 1973||Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|(2015) Kachuevskaya||1972 RA3|| align=right|12,4|| align=right|2,336|| align=right|0,105|| align=right|11,92|| align=right|3,569||MBA||4. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2016) Heinemann||1938 SE|| align=right|11,4|| align=right|3,132|| align=right|0,191|| align=right|00,93|| align=right|5,542||MBA||18. září 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(2017) Wesson||A903 SC|| align=right|12,78|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|4,87|| align=right|3,380||MBA||20. září 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2018) Schuster||1931 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,184|| align=right|0,193|| align=right|2,56|| align=right|3,227||MBA||17. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2019) van Albada||1935 SX1|| align=right|11,9|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|4,05|| align=right|3,355||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2020) Ukko||1936 FR|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,070|| align=right|11,13|| align=right|5,250||MBA||18. března 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2021) Poincaré||1936 MA|| align=right|13,3|| align=right|2,311|| align=right|0,220|| align=right|5,49|| align=right|3,511||MBA||26. června 1936||Alžír||L. Boyer
|-
|(2022) West||1938 CK|| align=right|12,0|| align=right|2,708|| align=right|0,118|| align=right|5,67|| align=right|4,456||MBA||7. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2023) Asaph||1952 SA|| align=right|11,6|| align=right|2,878|| align=right|0,280|| align=right|22,36|| align=right|4,882||MBA||16. září 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2024) McLaughlin||1952 UR|| align=right|12,9|| align=right|2,326|| align=right|0,139|| align=right|7,32|| align=right|3,547||MBA||23. října 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2025) Nortia||1953 LG|| align=right|10,5|| align=right|3,172|| align=right|0,103|| align=right|7,05|| align=right|5,649||MBA||6. června 1953||Johannesburg||J. Churms
|-
|(2026) Cottrell||1955 FF|| align=right|12,8|| align=right|2,447|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|3,826||MBA||30. března 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2027) Shen Guo||1964 VR1|| align=right|11,0|| align=right|3,020|| align=right|0,100|| align=right|11,03|| align=right|5,249||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2028) Janequeo||1968 OB1|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,113|| align=right|7,95|| align=right|3,482||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(2029) Binomi||1969 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|5,59|| align=right|3,603||MBA||11. září 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2030) Belyaev||1969 TA2|| align=right|13,5|| align=right|2,248|| align=right|0,094|| align=right|2,58|| align=right|3,369||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2031) BAM||1969 TG2|| align=right|13,0|| align=right|2,234|| align=right|0,174|| align=right|4,75|| align=right|3,339||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2032) Ethel||1970 OH|| align=right|11,9|| align=right|3,065|| align=right|0,135|| align=right|1,53|| align=right|5,364||MBA||30. července 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2033) Basilea||1973 CA|| align=right|13,2|| align=right|2,226|| align=right|0,111|| align=right|8,47|| align=right|3,320||MBA||6. února 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2034) Bernoulli||1973 EE|| align=right|12,9|| align=right|2,247|| align=right|0,180|| align=right|8,57|| align=right|3,367||MBA||5. března 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2035) Stearns||1973 SC|| align=right|12,61|| align=right|1,884|| align=right|0,132|| align=right|27,76|| align=right|2,586||MBA||21. září 1973||El Leoncito||J. Gibson
|-
|(2036) Sheragul||1973 SY2|| align=right|12,7|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|3,98|| align=right|3,364||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2037) Tripaxeptalis||1973 UB|| align=right|13,5|| align=right|2,301|| align=right|0,133|| align=right|4,26|| align=right|3,491||MBA||25. října 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2038) Bistro||1973 WF|| align=right|12,3|| align=right|2,436|| align=right|0,090|| align=right|14,80|| align=right|3,802||MBA||24. listopadu 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2039) Payne-Gaposchkin||1974 CA|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,142|| align=right|2,53|| align=right|5,646||MBA||14. února 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2040) Chalonge||1974 HA|| align=right|11,1|| align=right|3,120|| align=right|0,186|| align=right|14,66|| align=right|5,511||MBA||19. dubna 1974||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2041) Lancelot||2523 P-L|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,202|| align=right|2,99|| align=right|5,597||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2042) Sitarski||4633 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,752|| align=right|0,152|| align=right|5,34|| align=right|4,566||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2043) Ortutay||1936 TH|| align=right|10,8|| align=right|3,110|| align=right|0,105|| align=right|3,08|| align=right|5,484||MBA||12. listopadu 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|(2044) Wirt||1950 VE|| align=right|13,3|| align=right|2,382|| align=right|0,342|| align=right|24,02|| align=right|3,677||MBA||8. listopadu 1950||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(2045) Peking||1964 TB1|| align=right|12,2|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|6,92|| align=right|3,671||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2046) Leningrad||1968 UD1|| align=right|11,5|| align=right|3,163|| align=right|0,174|| align=right|2,75|| align=right|5,625||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2047) Smetana||1971 UA1|| align=right|13,9|| align=right|1,873|| align=right|0,004|| align=right|25,29|| align=right|2,562||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2048) Dwornik||1973 QA|| align=right|13,50|| align=right|1,954|| align=right|0,043|| align=right|23,75|| align=right|2,731||MBA||27. srpna 1973||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2049) Grietje||1973 SH|| align=right|14,9|| align=right|1,950|| align=right|0,085|| align=right|24,43|| align=right|2,721||MBA||29. září 1973||Palomar||T. Gehrels
|-
|(2050) Francis||1974 KA|| align=right|12,68|| align=right|2,327|| align=right|0,238|| align=right|26,58|| align=right|3,548||MBA||28. května 1974||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2051) Chang||1976 UC|| align=right|11,9|| align=right|2,841|| align=right|0,080|| align=right|1,35|| align=right|4,788||MBA||23. října 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2052) Tamriko||1976 UN|| align=right|10,48|| align=right|3,007|| align=right|0,084|| align=right|9,51|| align=right|5,214||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2053) Nuki||1976 UO|| align=right|11,9|| align=right|2,805|| align=right|0,141|| align=right|8,52|| align=right|4,698||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2054) Gawain||4097 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,962|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|5,098||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2055) Dvořák||1974 DB|| align=right|13,5|| align=right|2,312|| align=right|0,310|| align=right|21,52|| align=right|3,514||MBA||19. února 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2056) Nancy||A909 TB|| align=right|12,3|| align=right|2,218|| align=right|0,140|| align=right|3,94|| align=right|3,303||MBA||15. října 1909||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(2057) Rosemary||1934 RQ|| align=right|11,9|| align=right|3,074|| align=right|0,239|| align=right|1,45|| align=right|5,388||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2058) Róka||1938 BH|| align=right|11,0|| align=right|3,119|| align=right|0,154|| align=right|2,55|| align=right|5,507||MBA||22. ledna 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|(2059) Baboquivari||1963 UA|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,530|| align=right|11,04|| align=right|4,305||AMR||16. října 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2060) Chiron||1977 UB|| align=right|6,5|| align=right|13,69|| align=right|0,382|| align=right|6,94|| align=right|50,7||CNT||18. října 1977||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2061) Anza||1960 UA|| align=right|16,56|| align=right|2,264|| align=right|0,538|| align=right|3,78|| align=right|3,406||AMR PHA||22. října 1960||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(2062) Aten||1976 AA|| align=right|16,80|| align=right|,967|| align=right|0,183|| align=right|18,94|| align=right|,951||ATN||7. ledna 1976||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2063) Bacchus||1977 HB|| align=right|17,1|| align=right|1,078|| align=right|0,350|| align=right|9,44|| align=right|1,120||APL||24. dubna 1977||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2064) Thomsen||1942 RQ|| align=right|13,1|| align=right|2,179|| align=right|0,331|| align=right|5,71|| align=right|3,216||MBA||8. září 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2065) Spicer||1959 RN|| align=right|12,2|| align=right|2,700|| align=right|0,235|| align=right|6,44|| align=right|4,435||MBA||9. září 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2066) Palala||1934 LB|| align=right|12,5|| align=right|2,395|| align=right|0,129|| align=right|3,76|| align=right|3,705||MBA||4. června 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(2067) Aksnes||1936 DD|| align=right|10,48|| align=right|3,955|| align=right|0,184|| align=right|3,08|| align=right|7,866||HLD||23. února 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2068) Dangreen||1948 AD|| align=right|11,5|| align=right|2,772|| align=right|0,100|| align=right|12,89|| align=right|4,613||MBA||8. ledna 1948||Nice||M. Laugier
|-
|(2069) Hubble||1955 FT|| align=right|11,1|| align=right|3,169|| align=right|0,177|| align=right|9,13|| align=right|5,641||MBA||29. března 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2070) Humason||1964 TQ|| align=right|13,9|| align=right|2,250|| align=right|0,156|| align=right|2,76|| align=right|3,375||MBA||14. října 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2071) Nadezhda||1971 QS|| align=right|13,3|| align=right|2,253|| align=right|0,157|| align=right|3,64|| align=right|3,380||MBA||18. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2072) Kosmodemyanskaya||1973 QE2|| align=right|12,61|| align=right|2,452|| align=right|0,163|| align=right|4,76|| align=right|3,838||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2073) Janáček||1974 DK|| align=right|12,7|| align=right|2,720|| align=right|0,110|| align=right|2,97|| align=right|4,484||MBA||19. února 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2074) Shoemaker||1974 UA|| align=right|14,0|| align=right|1,800|| align=right|0,082|| align=right|30,08|| align=right|2,415||MBA||17. října 1974||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2075) Martinez||1974 VA|| align=right|13,0|| align=right|2,403|| align=right|0,250|| align=right|27,08|| align=right|3,725||MBA||9. listopadu 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2076) Levin||1974 WA|| align=right|13,5|| align=right|2,274|| align=right|0,153|| align=right|5,00|| align=right|3,428||MBA||16. listopadu 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2077) Kiangsu||1974 YA|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,298|| align=right|28,13|| align=right|3,547||MBA||18. prosince 1974||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2078) Nanking||1975 AD|| align=right|12,1|| align=right|2,371|| align=right|0,374|| align=right|20,17|| align=right|3,651||MBA||12. ledna 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2079) Jacchia||1976 DB|| align=right|12,7|| align=right|2,600|| align=right|0,079|| align=right|13,28|| align=right|4,193||MBA||23. února 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2080) Jihlava||1976 DG|| align=right|13,1|| align=right|2,177|| align=right|0,062|| align=right|3,86|| align=right|3,212||MBA||27. února 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2081) Sázava||1976 DH|| align=right|12,14|| align=right|2,452|| align=right|0,163|| align=right|3,92|| align=right|3,838||MBA||27. února 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2082) Galahad||7588 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,927|| align=right|0,160|| align=right|3,07|| align=right|5,006||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2083) Smither||1973 WB|| align=right|13,27|| align=right|1,872|| align=right|0,052|| align=right|18,46|| align=right|2,562||MBA||29. listopadu 1973||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2084) Okayama||1935 CK|| align=right|12,2|| align=right|2,397|| align=right|0,103|| align=right|4,85|| align=right|3,709||MBA||7. února 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2085) Henan||1965 YA|| align=right|11,4|| align=right|2,699|| align=right|0,087|| align=right|3,84|| align=right|4,433||MBA||20. prosince 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2086) Newell||1966 BC|| align=right|12,4|| align=right|2,402|| align=right|0,113|| align=right|6,48|| align=right|3,722||MBA||20. ledna 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2087) Kochera||1975 YC|| align=right|13,1|| align=right|2,206|| align=right|0,058|| align=right|1,83|| align=right|3,277||MBA||28. prosince 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2088) Sahlia||1976 DJ|| align=right|12,42|| align=right|2,208|| align=right|0,080|| align=right|5,55|| align=right|3,281||MBA||27. února 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2089) Cetacea||1977 VF|| align=right|10,98|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|15,40|| align=right|4,034||MBA||9. listopadu 1977||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2090) Mizuho||1978 EA|| align=right|10,99|| align=right|3,074|| align=right|0,136|| align=right|11,80|| align=right|5,389||MBA||12. března 1978||Yakiimo||T. Urata
|-
|(2091) Sampo||1941 HO|| align=right|10,2|| align=right|3,014|| align=right|0,064|| align=right|11,38|| align=right|5,231||MBA||26. dubna 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2092) Sumiana||1969 UP|| align=right|11,9|| align=right|2,850|| align=right|0,030|| align=right|3,09|| align=right|4,810||MBA||16. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2093) Genichesk||1971 HX|| align=right|12,6|| align=right|2,269|| align=right|0,169|| align=right|6,09|| align=right|3,418||MBA||28. dubna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2094) Magnitka||1971 TC2|| align=right|12,0|| align=right|2,233|| align=right|0,097|| align=right|5,03|| align=right|3,335||MBA||12. října 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2095) Parsifal||6036 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,643|| align=right|0,010|| align=right|3,59|| align=right|4,297||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2096) Väinö||1939 UC|| align=right|13,3|| align=right|2,444|| align=right|0,235|| align=right|1,00|| align=right|3,821||MBA||18. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2097) Galle||1953 PV|| align=right|11,9|| align=right|3,124|| align=right|0,262|| align=right|4,39|| align=right|5,520||MBA||11. srpna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2098) Zyskin||1972 QE|| align=right|12,5|| align=right|2,424|| align=right|0,128|| align=right|6,51|| align=right|3,773||MBA||18. srpna 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2099) Öpik||1977 VB|| align=right|15,18|| align=right|2,303|| align=right|0,363|| align=right|26,98|| align=right|3,495||MBA||8. listopadu 1977||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2100) Ra-Shalom||1978 RA|| align=right|16,05|| align=right|,833|| align=right|0,437|| align=right|15,76|| align=right|,759||ATN||10. září 1978||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2101) Adonis||1936 CA|| align=right|18,7|| align=right|1,875|| align=right|0,765|| align=right|1,35|| align=right|2,567||APL PHA||12. února 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|(2102) Tantalus||1975 YA|| align=right|16,2|| align=right|1,290|| align=right|0,299|| align=right|64,01|| align=right|1,466||APL PHA||27. prosince 1975||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2103) Laverna||1960 FL|| align=right|10,8|| align=right|3,144|| align=right|0,193|| align=right|7,70|| align=right|5,574||MBA||20. března 1960||La Plata||La Plata Observatory
|-
|(2104) Toronto||1963 PD|| align=right|10,3|| align=right|3,191|| align=right|0,116|| align=right|18,38|| align=right|5,698||MBA||15. srpna 1963||Tautenburg||K. W. Kamper
|-
|(2105) Gudy||1976 DA|| align=right|11,3|| align=right|2,390|| align=right|0,150|| align=right|29,32|| align=right|3,695||MBA||29. února 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(2106) Hugo||1936 UF|| align=right|11,7|| align=right|2,705|| align=right|0,096|| align=right|8,03|| align=right|4,447||MBA||21. října 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(2107) Ilmari||1941 VA|| align=right|11,4|| align=right|2,627|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|4,257||MBA||12. listopadu 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2108) Otto Schmidt||1948 TR1|| align=right|11,5|| align=right|2,437|| align=right|0,006|| align=right|10,79|| align=right|3,804||MBA||4. října 1948||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(2109) Dhotel||1950 TH2|| align=right|11,91|| align=right|2,694|| align=right|0,261|| align=right|8,08|| align=right|4,420||MBA||13. října 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2110) Moore-Sitterly||1962 RD|| align=right|13,8|| align=right|2,198|| align=right|0,178|| align=right|1,13|| align=right|3,259||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2111) Tselina||1969 LG|| align=right|10,45|| align=right|3,018|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,243||MBA||13. června 1969||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2112) Ulyanov||1972 NP|| align=right|12,8|| align=right|2,254|| align=right|0,138|| align=right|3,38|| align=right|3,383||MBA||13. července 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2113) Ehrdni||1972 RJ2|| align=right|13,17|| align=right|2,475|| align=right|0,097|| align=right|6,45|| align=right|3,894||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2114) Wallenquist||1976 HA|| align=right|11,1|| align=right|3,193|| align=right|0,149|| align=right|00,56|| align=right|5,705||MBA||19. dubna 1976||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2115) Irakli||1976 UD|| align=right|11,0|| align=right|3,011|| align=right|0,055|| align=right|8,97|| align=right|5,223||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2116) Mtskheta||1976 UM|| align=right|12,1|| align=right|2,589|| align=right|0,060|| align=right|9,08|| align=right|4,164||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2117) Danmark||1978 AC|| align=right|11,7|| align=right|2,869|| align=right|0,073|| align=right|2,94|| align=right|4,859||MBA||9. ledna 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(2118) Flagstaff||1978 PB|| align=right|12,0|| align=right|2,548|| align=right|0,219|| align=right|6,31|| align=right|4,067||MBA||5. srpna 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(2119) Schwall||1930 QG|| align=right|12,8|| align=right|2,252|| align=right|0,157|| align=right|3,84|| align=right|3,378||MBA||30. srpna 1930||Heidelberg||M. F. Wolf; M. Ferrero
|-
|(2120) Tyumenia||1967 RM|| align=right|10,4|| align=right|3,065|| align=right|0,124|| align=right|17,54|| align=right|5,364||MBA||9. září 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2121) Sevastopol||1971 ME|| align=right|12,3|| align=right|2,184|| align=right|0,179|| align=right|4,38|| align=right|3,227||MBA||27. června 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2122) Pyatiletka||1971 XB|| align=right|12,1|| align=right|2,402|| align=right|0,030|| align=right|7,90|| align=right|3,722||MBA||14. prosince 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2123) Vltava||1973 SL2|| align=right|11,5|| align=right|2,863|| align=right|0,075|| align=right|1,01|| align=right|4,843||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2124) Nissen||1974 MK|| align=right|11,7|| align=right|3,024|| align=right|0,089|| align=right|10,74|| align=right|5,259||MBA||20. června 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2125) Karl-Ontjes||2005 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,788|| align=right|0,105|| align=right|1,69|| align=right|4,653||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2126) Gerasimovich||1970 QZ|| align=right|12,4|| align=right|2,392|| align=right|0,120|| align=right|8,49|| align=right|3,698||MBA||30. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2127) Tanya||1971 KB1|| align=right|10,7|| align=right|3,209|| align=right|0,038|| align=right|13,13|| align=right|5,748||MBA||29. května 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2128) Wetherill||1973 SB|| align=right|13,6|| align=right|2,732|| align=right|0,383|| align=right|16,91|| align=right|4,515||MBA||26. září 1973||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2129) Cosicosi||1973 SJ|| align=right|13,7|| align=right|2,181|| align=right|0,174|| align=right|5,53|| align=right|3,221||MBA||27. září 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2130) Evdokiya||1974 QH1|| align=right|13,5|| align=right|2,253|| align=right|0,189|| align=right|5,62|| align=right|3,382||MBA||22. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2131) Mayall||1975 RA|| align=right|12,72|| align=right|1,888|| align=right|0,111|| align=right|34,00|| align=right|2,593||MBA||3. září 1975||Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|(2132) Zhukov||1975 TW3|| align=right|11,4|| align=right|2,784|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|4,645||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2133) Franceswright||1976 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|6,91|| align=right|3,743||MBA||20. listopadu 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2134) Dennispalm||1976 YB|| align=right|11,5|| align=right|2,639|| align=right|0,257|| align=right|31,30|| align=right|4,286||MBA||24. prosince 1976||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2135) Aristaeus||1977 HA|| align=right|17,94|| align=right|1,600|| align=right|0,504|| align=right|23,05|| align=right|2,024||APL PHA||17. dubna 1977||Palomar||S. J. Bus; E. F. Helin
|-
|(2136) Jugta||1933 OC|| align=right|11,6|| align=right|3,020|| align=right|0,050|| align=right|10,59|| align=right|5,248||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2137) Priscilla||1936 QZ|| align=right|11,1|| align=right|3,184|| align=right|0,062|| align=right|11,72|| align=right|5,681||MBA||24. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2138) Swissair||1968 HB|| align=right|11,5|| align=right|2,687|| align=right|0,067|| align=right|5,94|| align=right|4,404||MBA||17. dubna 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2139) Makharadze||1970 MC|| align=right|12,80|| align=right|2,462|| align=right|0,188|| align=right|2,19|| align=right|3,862||MBA||30. června 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2140) Kemerovo||1970 PE|| align=right|10,9|| align=right|2,988|| align=right|0,054|| align=right|6,99|| align=right|5,164||MBA||3. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2141) Simferopol||1970 QC1|| align=right|11,3|| align=right|2,805|| align=right|0,129|| align=right|5,95|| align=right|4,698||MBA||30. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2142) Landau||1972 GA|| align=right|12,1|| align=right|3,170|| align=right|0,116|| align=right|00,67|| align=right|5,642||MBA||3. dubna 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2143) Jimarnold||1973 SA|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,235|| align=right|8,38|| align=right|3,444||MBA||26. září 1973||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2144) Marietta||1975 BC1|| align=right|11,0|| align=right|2,875|| align=right|0,060|| align=right|2,83|| align=right|4,875||MBA||18. ledna 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2145) Blaauw||1976 UF|| align=right|10,6|| align=right|3,222|| align=right|0,089|| align=right|15,04|| align=right|5,782||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2146) Stentor||1976 UQ|| align=right|10,8|| align=right|5,202|| align=right|0,102|| align=right|39,25|| align=right|11,87||JUT||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2147) Kharadze||1976 US|| align=right|11,7|| align=right|3,175|| align=right|0,052|| align=right|10,06|| align=right|5,656||MBA||25. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2148) Epeios||1976 UW|| align=right|11,1|| align=right|5,204|| align=right|0,058|| align=right|9,16|| align=right|11,88||JUT||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2149) Schwambraniya||1977 FX|| align=right|11,7|| align=right|2,551|| align=right|0,106|| align=right|7,72|| align=right|4,073||MBA||22. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2150) Nyctimene||1977 TA|| align=right|13,4|| align=right|1,913|| align=right|0,058|| align=right|25,33|| align=right|2,646||MBA||13. října 1977||Palomar||W. Sebok
|-
|(2151) Hadwiger||1977 VX|| align=right|11,1|| align=right|2,562|| align=right|0,058|| align=right|15,47|| align=right|4,100||MBA||3. listopadu 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2152) Hannibal||1978 WK|| align=right|10,5|| align=right|3,129|| align=right|0,219|| align=right|13,96|| align=right|5,534||MBA||19. listopadu 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2153) Akiyama||1978 XD|| align=right|11,9|| align=right|3,117|| align=right|0,162|| align=right|1,19|| align=right|5,503||MBA||1. prosince 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2154) Underhill||2015 P-L|| align=right|12,7|| align=right|2,636|| align=right|0,125|| align=right|7,76|| align=right|4,279||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2155) Wodan||6542 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,079|| align=right|2,55|| align=right|4,825||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2156) Kate||A917 SH|| align=right|12,69|| align=right|2,242|| align=right|0,203|| align=right|5,36|| align=right|3,357||MBA||23. září 1917||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(2157) Ashbrook||A924 EF|| align=right|11,4|| align=right|2,785|| align=right|0,111|| align=right|8,63|| align=right|4,646||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2158) Tietjen||1933 OS|| align=right|11,8|| align=right|3,067|| align=right|0,183|| align=right|1,59|| align=right|5,371||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2159) Kukkamäki||1941 UX|| align=right|12,07|| align=right|2,483|| align=right|0,040|| align=right|3,28|| align=right|3,913||MBA||16. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2160) Spitzer||1956 RL|| align=right|12,1|| align=right|2,899|| align=right|0,099|| align=right|2,86|| align=right|4,935||MBA||7. září 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2161) Grissom||1963 UD|| align=right|12,4|| align=right|2,747|| align=right|0,163|| align=right|7,31|| align=right|4,553||MBA||17. října 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2162) Anhui||1966 BE|| align=right|13,0|| align=right|2,228|| align=right|0,124|| align=right|3,05|| align=right|3,324||MBA||30. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2163) Korczak||1971 SP1|| align=right|11,7|| align=right|3,140|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|5,564||MBA||16. září 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2164) Lyalya||1972 RM2|| align=right|11,8|| align=right|3,188|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|5,690||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2165) Young||1956 RJ|| align=right|11,0|| align=right|3,131|| align=right|0,172|| align=right|00,95|| align=right|5,538||MBA||7. září 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2166) Handahl||1936 QB|| align=right|14,3|| align=right|2,347|| align=right|0,217|| align=right|5,14|| align=right|3,596||MBA||13. srpna 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(2167) Erin||1971 LA|| align=right|12,1|| align=right|2,545|| align=right|0,182|| align=right|6,04|| align=right|4,060||MBA||1. června 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|(2168) Swope||1955 RF1|| align=right|12,8|| align=right|2,453|| align=right|0,155|| align=right|4,75|| align=right|3,842||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2169) Taiwan||1964 VP1|| align=right|12,0|| align=right|2,789|| align=right|0,053|| align=right|1,53|| align=right|4,657||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2170) Byelorussia||1971 SZ|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|2,08|| align=right|3,728||MBA||16. září 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2171) Kiev||1973 QD1|| align=right|13,6|| align=right|2,256|| align=right|0,167|| align=right|7,52|| align=right|3,388||MBA||28. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2172) Plavsk||1973 QA2|| align=right|12,1|| align=right|2,902|| align=right|0,137|| align=right|3,33|| align=right|4,944||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2173) Maresjev||1974 QG1|| align=right|11,4|| align=right|3,142|| align=right|0,119|| align=right|14,42|| align=right|5,568||MBA||22. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2174) Asmodeus||1975 TA|| align=right|13,7|| align=right|2,540|| align=right|0,271|| align=right|8,09|| align=right|4,047||MBA||8. října 1975||Palomar||S. J. Bus; J. Huchra
|-
|(2175) Andrea Doria||1977 TY|| align=right|14,2|| align=right|2,217|| align=right|0,207|| align=right|3,71|| align=right|3,301||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2176) Donar||2529 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,933|| align=right|0,049|| align=right|3,05|| align=right|5,023||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2177) Oliver||6551 P-L|| align=right|11,3|| align=right|3,195|| align=right|0,095|| align=right|1,54|| align=right|5,710||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2178) Kazakhstania||1972 RA2|| align=right|13,4|| align=right|2,208|| align=right|0,156|| align=right|3,08|| align=right|3,280||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2179) Platzeck||1965 MA|| align=right|11,5|| align=right|3,017|| align=right|0,093|| align=right|10,49|| align=right|5,241||MBA||28. června 1965||El Leoncito||A. R. Klemola
|-
|(2180) Marjaleena||1940 RJ|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,087|| align=right|9,24|| align=right|5,222||MBA||8. září 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|(2181) Fogelin||1942 YA|| align=right|12,1|| align=right|2,592|| align=right|0,118|| align=right|13,03|| align=right|4,173||MBA||28. prosince 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2182) Semirot||1953 FH1|| align=right|11,3|| align=right|3,141|| align=right|0,122|| align=right|2,27|| align=right|5,565||MBA||21. března 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2183) Neufang||1959 OB|| align=right|11,5|| align=right|3,005|| align=right|0,371|| align=right|18,10|| align=right|5,209||MBA||26. července 1959||Bloemfontein||C. Hoffmeister
|-
|(2184) Fujian||1964 TV2|| align=right|11,5|| align=right|3,173|| align=right|0,108|| align=right|5,21|| align=right|5,650||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2185) Guangdong||1965 WO|| align=right|11,3|| align=right|2,709|| align=right|0,163|| align=right|9,60|| align=right|4,458||MBA||20. listopadu 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2186) Keldysh||1973 SQ4|| align=right|12,3|| align=right|2,682|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|4,391||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2187) La Silla||1976 UH|| align=right|13,0|| align=right|2,537|| align=right|0,118|| align=right|13,25|| align=right|4,040||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2188) Orlenok||1976 UL4|| align=right|11,9|| align=right|2,903|| align=right|0,089|| align=right|2,66|| align=right|4,946||MBA||28. října 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2189) Zaragoza||1975 QK|| align=right|12,8|| align=right|2,404|| align=right|0,225|| align=right|13,91|| align=right|3,727||MBA||30. srpna 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2190) Coubertin||1976 GV3|| align=right|12,5|| align=right|2,471|| align=right|0,091|| align=right|00,83|| align=right|3,884||MBA||2. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2191) Uppsala||1977 PA1|| align=right|11,3|| align=right|3,018|| align=right|0,087|| align=right|9,06|| align=right|5,242||MBA||6. srpna 1977||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2192) Pyatigoriya||1972 HP|| align=right|11,3|| align=right|3,140|| align=right|0,077|| align=right|9,76|| align=right|5,563||MBA||18. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2193) Jackson||1926 KB|| align=right|10,3|| align=right|3,109|| align=right|0,070|| align=right|11,68|| align=right|5,480||MBA||18. května 1926||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(2194) Arpola||1940 GE|| align=right|12,6|| align=right|2,328|| align=right|0,042|| align=right|8,54|| align=right|3,552||MBA||3. dubna 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2195) Tengström||1941 SP1|| align=right|12,6|| align=right|2,223|| align=right|0,106|| align=right|4,58|| align=right|3,313||MBA||27. září 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2196) Ellicott||1965 BC|| align=right|10,25|| align=right|3,437|| align=right|0,053|| align=right|10,31|| align=right|6,371||MBA||29. ledna 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2197) Shanghai||1965 YN|| align=right|11,2|| align=right|3,159|| align=right|0,117|| align=right|2,51|| align=right|5,613||MBA||30. prosince 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2198) Ceplecha||1975 VF|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,199|| align=right|3,64|| align=right|4,172||MBA||7. listopadu 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2199) Kleť||1978 LA|| align=right|13,1|| align=right|2,242|| align=right|0,201|| align=right|8,19|| align=right|3,356||MBA||6. června 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2200) Pasadena||6090 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,405|| align=right|0,149|| align=right|4,60|| align=right|3,730||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2201) Oljato||1947 XC|| align=right|15,25|| align=right|2,172|| align=right|0,714|| align=right|2,52|| align=right|3,200||APL PHA||12. prosince 1947||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(2202) Pele||1972 RA|| align=right|17,6|| align=right|2,294|| align=right|0,512|| align=right|8,75|| align=right|3,474||AMR||7. září 1972||Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|(2203) van Rhijn||1935 SQ1|| align=right|11,5|| align=right|3,110|| align=right|0,183|| align=right|1,65|| align=right|5,483||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2204) Lyyli||1943 EQ|| align=right|12,7|| align=right|2,594|| align=right|0,405|| align=right|20,53|| align=right|4,177||MBA||3. března 1943||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2205) Glinka||1973 SU4|| align=right|11,8|| align=right|3,003|| align=right|0,125|| align=right|10,49|| align=right|5,204||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2206) Gabrova||1976 GR3|| align=right|11,3|| align=right|3,016|| align=right|0,047|| align=right|10,95|| align=right|5,238||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2207) Antenor||1977 QH1|| align=right|8,89|| align=right|5,127|| align=right|0,018|| align=right|6,82|| align=right|11,61||JUT||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2208) Pushkin||1977 QL3|| align=right|10,96|| align=right|3,493|| align=right|0,048|| align=right|5,42|| align=right|6,528||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2209) Tianjin||1978 US1|| align=right|10,9|| align=right|2,846|| align=right|0,067|| align=right|2,62|| align=right|4,800||MBA||28. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2210) Lois||9597 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,228|| align=right|2,93|| align=right|3,727||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2211) Hanuman||1951 WO2|| align=right|12,8|| align=right|3,184|| align=right|0,084|| align=right|17,30|| align=right|5,680||MBA||26. listopadu 1951||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(2212) Hephaistos||1978 SB|| align=right|13,87|| align=right|2,167|| align=right|0,835|| align=right|11,76|| align=right|3,189||APL||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2213) Meeus||1935 SO1|| align=right|13,7|| align=right|2,199|| align=right|0,227|| align=right|5,34|| align=right|3,261||MBA||24. září 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(2214) Carol||1953 GF|| align=right|12,0|| align=right|3,168|| align=right|0,261|| align=right|14,26|| align=right|5,639||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2215) Sichuan||1964 VX2|| align=right|11,9|| align=right|2,792|| align=right|0,264|| align=right|10,75|| align=right|4,665||MBA||12. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2216) Kerch||1971 LF|| align=right|10,8|| align=right|3,017|| align=right|0,104|| align=right|10,45|| align=right|5,238||MBA||12. června 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2217) Eltigen||1971 SK2|| align=right|10,8|| align=right|3,165|| align=right|0,159|| align=right|2,25|| align=right|5,630||MBA||26. září 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2218) Wotho||1975 AK|| align=right|11,2|| align=right|3,040|| align=right|0,167|| align=right|14,97|| align=right|5,301||MBA||10. ledna 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2219) Mannucci||1975 LU|| align=right|10,7|| align=right|3,148|| align=right|0,124|| align=right|7,60|| align=right|5,585||MBA||13. června 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2220) Hicks||1975 VB|| align=right|10,9|| align=right|3,154|| align=right|0,165|| align=right|2,59|| align=right|5,602||MBA||4. listopadu 1975||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2221) Chilton||1976 QC|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,139|| align=right|13,79|| align=right|4,172||MBA||25. srpna 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2222) Lermontov||1977 ST1|| align=right|11,4|| align=right|3,115|| align=right|0,175|| align=right|2,59|| align=right|5,496||MBA||19. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2223) Sarpedon||1977 TL3|| align=right|9,41|| align=right|5,197|| align=right|0,014|| align=right|16,00|| align=right|11,85||JUT||4. října 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2224) Tucson||2528 P-L|| align=right|11,1|| align=right|2,881|| align=right|0,049|| align=right|2,68|| align=right|4,888||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2225) Serkowski||6546 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,853|| align=right|0,030|| align=right|3,27|| align=right|4,817||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2226) Cunitza||1936 QC1|| align=right|11,6|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|2,55|| align=right|4,858||MBA||26. srpna 1936||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(2227) Otto Struve||1955 RX|| align=right|13,8|| align=right|2,237|| align=right|0,175|| align=right|4,95|| align=right|3,344||MBA||13. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2228) Soyuz-Apollo||1977 OH|| align=right|10,9|| align=right|3,135|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|5,551||MBA||19. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2229) Mezzarco||1977 RO|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,267|| align=right|12,75|| align=right|4,415||MBA||7. září 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2230) Yunnan||1978 UT1|| align=right|12,3|| align=right|2,858|| align=right|0,063|| align=right|2,57|| align=right|4,831||MBA||29. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2231) Durrell||1941 SG|| align=right|12,4|| align=right|2,728|| align=right|0,251|| align=right|8,24|| align=right|4,505||MBA||21. září 1941||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2232) Altaj||1969 RD2|| align=right|12,0|| align=right|2,666|| align=right|0,145|| align=right|3,70|| align=right|4,353||MBA||15. září 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(2233) Kuznetsov||1972 XE1|| align=right|12,7|| align=right|2,278|| align=right|0,082|| align=right|3,42|| align=right|3,438||MBA||3. prosince 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2234) Schmadel||1977 HD|| align=right|12,5|| align=right|2,700|| align=right|0,202|| align=right|25,23|| align=right|4,435||MBA||27. dubna 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(2235) Vittore||A924 GA|| align=right|10,7|| align=right|3,216|| align=right|0,209|| align=right|18,77|| align=right|5,766||MBA||5. dubna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2236) Austrasia||1933 FX|| align=right|12,3|| align=right|2,345|| align=right|0,219|| align=right|10,11|| align=right|3,591||MBA||23. března 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2237) Melnikov||1938 TB|| align=right|11,3|| align=right|3,146|| align=right|0,217|| align=right|2,40|| align=right|5,579||MBA||2. října 1938||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(2238) Steshenko||1972 RQ1|| align=right|11,9|| align=right|3,061|| align=right|0,179|| align=right|1,32|| align=right|5,356||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2239) Paracelsus||1978 RC|| align=right|11,5|| align=right|3,198|| align=right|0,098|| align=right|10,92|| align=right|5,719||MBA||13. září 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2240) Tsai||1978 YA|| align=right|11,8|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|00,85|| align=right|5,582||MBA||30. prosince 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2241) Alcathous||1979 WM|| align=right|8,64|| align=right|5,208|| align=right|0,068|| align=right|16,61|| align=right|11,89||JUT||22. listopadu 1979||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2242) Balaton||1936 TG|| align=right|13,8|| align=right|2,209|| align=right|0,118|| align=right|2,54|| align=right|3,282||MBA||13. října 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|(2243) Lönnrot||1941 SA1|| align=right|12,8|| align=right|2,249|| align=right|0,197|| align=right|6,86|| align=right|3,372||MBA||25. září 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2244) Tesla||1952 UW1|| align=right|11,9|| align=right|2,811|| align=right|0,182|| align=right|7,82|| align=right|4,712||MBA||22. října 1952||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(2245) Hekatostos||1968 BC|| align=right|11,3|| align=right|2,637|| align=right|0,135|| align=right|11,87|| align=right|4,281||MBA||24. ledna 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2246) Bowell||1979 XH|| align=right|10,56|| align=right|3,949|| align=right|0,093|| align=right|6,50|| align=right|7,848||HLD||14. prosince 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2247) Hiroshima||6512 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,449|| align=right|0,111|| align=right|5,95|| align=right|3,832||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2248) Kanda||1933 DE|| align=right|11,2|| align=right|3,095|| align=right|0,122|| align=right|1,64|| align=right|5,445||MBA||27. února 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2249) Yamamoto||1942 GA|| align=right|11,0|| align=right|3,186|| align=right|0,089|| align=right|4,10|| align=right|5,686||MBA||6. dubna 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2250) Stalingrad||1972 HN|| align=right|11,5|| align=right|3,190|| align=right|0,188|| align=right|1,51|| align=right|5,695||MBA||18. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2251) Tikhov||1977 SU1|| align=right|11,4|| align=right|2,710|| align=right|0,149|| align=right|7,44|| align=right|4,461||MBA||19. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2252) CERGA||1978 VT|| align=right|11,9|| align=right|2,619|| align=right|0,072|| align=right|4,23|| align=right|4,237||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(2253) Espinette||1932 PB|| align=right|12,9|| align=right|2,285|| align=right|0,278|| align=right|3,88|| align=right|3,453||MBA||30. července 1932||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(2254) Requiem||1977 QJ1|| align=right|12,5|| align=right|2,343|| align=right|0,150|| align=right|5,05|| align=right|3,585||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2255) Qinghai||1977 VK1|| align=right|11,3|| align=right|3,096|| align=right|0,157|| align=right|14,21|| align=right|5,447||MBA||3. listopadu 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2256) Wisniewski||4519 P-L|| align=right|11,8|| align=right|3,091|| align=right|0,175|| align=right|0,47|| align=right|5,434||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2257) Kaarina||1939 QB|| align=right|12,9|| align=right|2,488|| align=right|0,239|| align=right|5,06|| align=right|3,924||MBA||18. srpna 1939||Turku||H. Alikoski
|-
|(2258) Viipuri||1939 TA|| align=right|11,4|| align=right|2,694|| align=right|0,082|| align=right|1,49|| align=right|4,422||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2259) Sofievka||1971 OG|| align=right|12,6|| align=right|2,294|| align=right|0,187|| align=right|4,69|| align=right|3,474||MBA||19. července 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(2260) Neoptolemus||1975 WM1|| align=right|9,31|| align=right|5,190|| align=right|0,044|| align=right|17,79|| align=right|11,83||JUT||26. listopadu 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2261) Keeler||1977 HC|| align=right|12,8|| align=right|2,378|| align=right|0,239|| align=right|22,72|| align=right|3,666||MBA||20. dubna 1977||Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|(2262) Mitidika||1978 RB|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,279|| align=right|13,41|| align=right|4,165||MBA||10. září 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2263) Shaanxi||1978 UW1|| align=right|10,9|| align=right|3,014|| align=right|0,117|| align=right|11,43|| align=right|5,231||MBA||30. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2264) Sabrina||1979 YK|| align=right|10,5|| align=right|3,135|| align=right|0,170|| align=right|0,16|| align=right|5,549||MBA||16. prosince 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2265) Verbaandert||1950 DB|| align=right|13,1|| align=right|2,619|| align=right|0,210|| align=right|19,80|| align=right|4,238||MBA||17. února 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2266) Tchaikovsky||1974 VK|| align=right|10,80|| align=right|3,395|| align=right|0,186|| align=right|13,25|| align=right|6,255||MBA||12. listopadu 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2267) Agassiz||1977 RF|| align=right|13,9|| align=right|2,218|| align=right|0,139|| align=right|1,96|| align=right|3,303||MBA||9. září 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2268) Szmytowna||1942 VW|| align=right|11,4|| align=right|2,942|| align=right|0,113|| align=right|3,31|| align=right|5,045||MBA||6. listopadu 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2269) Efremiana||1976 JA2|| align=right|10,5|| align=right|3,126|| align=right|0,088|| align=right|15,39|| align=right|5,526||MBA||2. května 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2270) Yazhi||1980 ED|| align=right|10,9|| align=right|3,163|| align=right|0,127|| align=right|2,13|| align=right|5,625||MBA||14. března 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2271) Kiso||1976 UV5|| align=right|11,1|| align=right|2,759|| align=right|0,062|| align=right|3,39|| align=right|4,582||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(2272) Montezuma||1972 FA|| align=right|13,94|| align=right|1,867|| align=right|0,091|| align=right|24,33|| align=right|2,551||MBA||16. března 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(2273) Yarilo||1975 EV1|| align=right|13,3|| align=right|2,452|| align=right|0,165|| align=right|0,40|| align=right|3,839||MBA||6. března 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2274) Ehrsson||1976 EA|| align=right|12,3|| align=right|2,408|| align=right|0,232|| align=right|2,26|| align=right|3,737||MBA||2. března 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2275) Cuitlahuac||1979 MH|| align=right|13,2|| align=right|2,296|| align=right|0,171|| align=right|6,40|| align=right|3,479||MBA||16. června 1979||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(2276) Warck||1933 QA|| align=right|12,9|| align=right|2,376|| align=right|0,171|| align=right|2,47|| align=right|3,661||MBA||18. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(2277) Moreau||1950 DS|| align=right|12,2|| align=right|2,600|| align=right|0,127|| align=right|11,55|| align=right|4,191||MBA||18. února 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2278) Götz||1953 GE|| align=right|13,6|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|3,841||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2279) Barto||1968 DL|| align=right|12,97|| align=right|2,458|| align=right|0,159|| align=right|2,99|| align=right|3,854||MBA||25. února 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2280) Kunikov||1971 SL2|| align=right|13,5|| align=right|2,180|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|3,217||MBA||26. září 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2281) Biela||1971 UQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,189|| align=right|0,145|| align=right|1,49|| align=right|3,238||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2282) Andrés Bello||1974 FE|| align=right|13,2|| align=right|2,204|| align=right|0,080|| align=right|4,99|| align=right|3,271||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(2283) Bunke||1974 SV4|| align=right|12,7|| align=right|2,249|| align=right|0,088|| align=right|6,74|| align=right|3,372||MBA||26. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2284) San Juan||1974 TG1|| align=right|12,7|| align=right|2,326|| align=right|0,051|| align=right|5,28|| align=right|3,547||MBA||10. října 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2285) Ron Helin||1976 QB|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,207|| align=right|5,33|| align=right|3,308||MBA||27. srpna 1976||Palomar||S. J. Bus
|-
|(2286) Fesenkov||1977 NH|| align=right|13,0|| align=right|2,194|| align=right|0,094|| align=right|1,35|| align=right|3,248||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2287) Kalmykia||1977 QK3|| align=right|13,0|| align=right|2,240|| align=right|0,171|| align=right|5,29|| align=right|3,353||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2288) Karolinum||1979 UZ|| align=right|11,0|| align=right|2,910|| align=right|0,158|| align=right|14,58|| align=right|4,963||MBA||19. října 1979||Kleť||L. Brožek
|-
|(2289) McMillan||6567 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,147|| align=right|2,16|| align=right|4,276||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2290) Helffrich||1932 CD1|| align=right|12,2|| align=right|2,591|| align=right|0,236|| align=right|11,55|| align=right|4,169||MBA||14. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2291) Kevo||1941 FS|| align=right|10,8|| align=right|3,044|| align=right|0,064|| align=right|24,48|| align=right|5,309||MBA||19. března 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2292) Seili||1942 RM|| align=right|11,7|| align=right|2,621|| align=right|0,237|| align=right|14,54|| align=right|4,242||MBA||7. září 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2293) Guernica||1977 EH1|| align=right|10,9|| align=right|3,131|| align=right|0,135|| align=right|0,60|| align=right|5,540||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2294) Andronikov||1977 PL1|| align=right|11,5|| align=right|2,582|| align=right|0,117|| align=right|6,30|| align=right|4,148||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2295) Matusovskij||1977 QD1|| align=right|12,0|| align=right|2,904|| align=right|0,092|| align=right|2,51|| align=right|4,947||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2296) Kugultinov||1975 BA1|| align=right|11,3|| align=right|3,180|| align=right|0,169|| align=right|1,26|| align=right|5,670||MBA||18. ledna 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2297) Daghestan||1978 RE|| align=right|11,0|| align=right|3,161|| align=right|0,135|| align=right|1,61|| align=right|5,620||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2298) Cindijon||A915 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,407|| align=right|0,173|| align=right|5,17|| align=right|3,733||MBA||2. října 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2299) Hanko||1941 SZ|| align=right|13,3|| align=right|2,587|| align=right|0,295|| align=right|5,26|| align=right|4,159||MBA||25. září 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2300) Stebbins||1953 TG2|| align=right|11,9|| align=right|2,838|| align=right|0,080|| align=right|2,33|| align=right|4,781||MBA||10. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2301) Whitford||1965 WJ|| align=right|10,8|| align=right|3,170|| align=right|0,220|| align=right|11,77|| align=right|5,642||MBA||20. listopadu 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2302) Florya||1972 TL2|| align=right|12,1|| align=right|2,646|| align=right|0,195|| align=right|12,08|| align=right|4,303||MBA||2. října 1972||Krym–Naučnyj||N. E. Kurochkin
|-
|(2303) Retsina||1979 FK|| align=right|11,0|| align=right|2,995|| align=right|0,117|| align=right|18,95|| align=right|5,182||MBA||24. března 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2304) Slavia||1979 KB|| align=right|12,4|| align=right|2,615|| align=right|0,132|| align=right|13,58|| align=right|4,227||MBA||18. května 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2305) King||1980 RJ1|| align=right|11,8|| align=right|2,786|| align=right|0,031|| align=right|7,47|| align=right|4,650||MBA||12. září 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2306) Bauschinger||1939 PM|| align=right|11,4|| align=right|2,734|| align=right|0,062|| align=right|4,24|| align=right|4,520||MBA||15. srpna 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2307) Garuda||1957 HJ|| align=right|10,9|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|7,73|| align=right|5,311||MBA||18. dubna 1957||La Plata||La Plata Observatory
|-
|(2308) Schilt||1967 JM|| align=right|11,8|| align=right|2,548|| align=right|0,175|| align=right|14,19|| align=right|4,067||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(2309) Mr. Spock||1971 QX1|| align=right|11,3|| align=right|3,016|| align=right|0,088|| align=right|10,98|| align=right|5,237||MBA||16. srpna 1971||El Leoncito||J. Gibson
|-
|(2310) Olshaniya||1974 SU4|| align=right|11,3|| align=right|3,147|| align=right|0,157|| align=right|2,65|| align=right|5,583||MBA||26. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2311) El Leoncito||1974 TA1|| align=right|10,52|| align=right|3,647|| align=right|0,049|| align=right|6,62|| align=right|6,965||MBA||10. října 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2312) Duboshin||1976 GU2|| align=right|10,18|| align=right|3,978|| align=right|0,147|| align=right|5,19|| align=right|7,932||HLD||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2313) Aruna||1976 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,459|| align=right|0,190|| align=right|1,84|| align=right|3,855||MBA||15. října 1976||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(2314) Field||1977 VD|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,025|| align=right|5,74|| align=right|3,400||MBA||12. listopadu 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2315) Czechoslovakia||1980 DZ|| align=right|10,7|| align=right|3,010|| align=right|0,109|| align=right|10,74|| align=right|5,220||MBA||19. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2316) Jo-Ann||1980 RH|| align=right|12,7|| align=right|2,452|| align=right|0,166|| align=right|1,82|| align=right|3,840||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2317) Galya||2524 P-L|| align=right|13,42|| align=right|2,523|| align=right|0,167|| align=right|4,18|| align=right|4,007||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2318) Lubarsky||6521 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,132|| align=right|3,60|| align=right|3,381||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2319) Aristides||7631 P-L|| align=right|12,2|| align=right|2,905|| align=right|0,095|| align=right|2,98|| align=right|4,952||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2320) Blarney||1979 QJ|| align=right|10,5|| align=right|3,170|| align=right|0,126|| align=right|11,52|| align=right|5,644||MBA||29. srpna 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2321) Lužnice||1980 DB1|| align=right|11,5|| align=right|3,006|| align=right|0,064|| align=right|7,82|| align=right|5,210||MBA||19. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2322) Kitt Peak||1954 UQ2|| align=right|12,7|| align=right|2,293|| align=right|0,042|| align=right|2,41|| align=right|3,471||MBA||28. října 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2323) Zverev||1976 SF2|| align=right|10,7|| align=right|3,140|| align=right|0,152|| align=right|4,64|| align=right|5,563||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2324) Janice||1978 VS4|| align=right|11,3|| align=right|3,093|| align=right|0,174|| align=right|0,41|| align=right|5,438||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2325) Chernykh||1979 SP|| align=right|11,9|| align=right|3,146|| align=right|0,170|| align=right|1,92|| align=right|5,579||MBA||25. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2326) Tololo||1965 QC|| align=right|11,1|| align=right|2,861|| align=right|0,159|| align=right|15,14|| align=right|4,838||MBA||29. srpna 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2327) Gershberg||1969 TQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,369|| align=right|0,131|| align=right|4,04|| align=right|3,645||MBA||13. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(2328) Robeson||1972 HW|| align=right|12,5|| align=right|2,343|| align=right|0,145|| align=right|10,01|| align=right|3,585||MBA||19. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2329) Orthos||1976 WA|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,658|| align=right|24,42|| align=right|3,730||APL||19. listopadu 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(2330) Ontake||1977 DS3|| align=right|11,3|| align=right|3,181|| align=right|0,043|| align=right|8,66|| align=right|5,674||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(2331) Parvulesco||1936 EA|| align=right|12,2|| align=right|2,425|| align=right|0,224|| align=right|3,72|| align=right|3,776||MBA||12. března 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|(2332) Kalm||1940 GH|| align=right|10,6|| align=right|3,072|| align=right|0,060|| align=right|14,60|| align=right|5,385||MBA||4. dubna 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(2333) Porthan||1943 EP|| align=right|11,5|| align=right|2,646|| align=right|0,137|| align=right|11,93|| align=right|4,305||MBA||3. března 1943||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2334) Cuffey||1962 HD|| align=right|13,5|| align=right|2,269|| align=right|0,075|| align=right|4,09|| align=right|3,417||MBA||27. dubna 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2335) James||1974 UB|| align=right|13,8|| align=right|2,124|| align=right|0,360|| align=right|36,34|| align=right|3,095||MBA||17. října 1974||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2336) Xinjiang||1975 WL1|| align=right|11,4|| align=right|3,200|| align=right|0,149|| align=right|2,79|| align=right|5,723||MBA||26. listopadu 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2337) Boubín||1976 UH1|| align=right|12,0|| align=right|2,594|| align=right|0,170|| align=right|14,35|| align=right|4,178||MBA||22. října 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2338) Bokhan||1977 QA3|| align=right|11,9|| align=right|2,834|| align=right|0,059|| align=right|3,21|| align=right|4,770||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2339) Anacreon||2509 P-L|| align=right|13,49|| align=right|2,526|| align=right|0,198|| align=right|4,86|| align=right|4,015||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2340) Hathor||1976 UA|| align=right|19,2|| align=right|0,844|| align=right|0,450|| align=right|5,86|| align=right|0,776||ATN PHA||22. října 1976||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2341) Aoluta||1976 YU1|| align=right|12,5|| align=right|2,212|| align=right|0,153|| align=right|4,08|| align=right|3,290||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2342) Lebedev||1968 UQ|| align=right|11,7|| align=right|3,232|| align=right|0,132|| align=right|0,35|| align=right|5,810||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2343) Siding Spring||1979 MD4|| align=right|13,4|| align=right|2,334|| align=right|0,257|| align=right|1,77|| align=right|3,565||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2344) Xizang||1979 SC1|| align=right|12,1|| align=right|2,756|| align=right|0,187|| align=right|3,90|| align=right|4,574||MBA||27. září 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2345) Fučik||1974 OS|| align=right|10,80|| align=right|3,015|| align=right|0,079|| align=right|9,15|| align=right|5,236||MBA||25. července 1974||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2346) Lilio||1934 CB|| align=right|11,9|| align=right|2,372|| align=right|0,156|| align=right|5,94|| align=right|3,652||MBA||5. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2347) Vinata||1936 TK|| align=right|11,3|| align=right|3,094|| align=right|0,209|| align=right|13,08|| align=right|5,440||MBA||7. října 1936||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(2348) Michkovitch||1939 AA|| align=right|12,4|| align=right|2,398|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,712||MBA||10. ledna 1939||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(2349) Kurchenko||1970 OG|| align=right|11,9|| align=right|2,773|| align=right|0,118|| align=right|17,46|| align=right|4,616||MBA||30. července 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2350) von Lüde||1938 CG|| align=right|13,4|| align=right|2,243|| align=right|0,127|| align=right|5,08|| align=right|3,359||MBA||6. února 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(2351) O'Higgins||1964 VD|| align=right|12,8|| align=right|2,529|| align=right|0,188|| align=right|3,75|| align=right|4,021||MBA||3. listopadu 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2352) Kurchatov||1969 RY|| align=right|11,1|| align=right|3,114|| align=right|0,110|| align=right|14,79|| align=right|5,494||MBA||10. září 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2353) Alva||1975 UD|| align=right|11,8|| align=right|2,804|| align=right|0,114|| align=right|4,81|| align=right|4,696||MBA||27. října 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2354) Lavrov||1978 PZ3|| align=right|11,8|| align=right|2,731|| align=right|0,106|| align=right|3,27|| align=right|4,512||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; N. S. Černych
|-
|(2355) Nei Monggol||1978 UV1|| align=right|11,4|| align=right|3,018|| align=right|0,119|| align=right|10,02|| align=right|5,242||MBA||30. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2356) Hirons||1979 UJ|| align=right|10,8|| align=right|3,236|| align=right|0,041|| align=right|15,60|| align=right|5,821||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2357) Phereclos||1981 AC|| align=right|8,94|| align=right|5,192|| align=right|0,044|| align=right|2,67|| align=right|11,84||JUT||1. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2358) Bahner||1929 RE|| align=right|11,0|| align=right|3,028|| align=right|0,095|| align=right|9,71|| align=right|5,268||MBA||2. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2359) Debehogne||1931 TV|| align=right|12,9|| align=right|2,426|| align=right|0,116|| align=right|4,34|| align=right|3,778||MBA||5. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2360) Volgo-Don||1975 VD3|| align=right|12,4|| align=right|2,673|| align=right|0,195|| align=right|3,40|| align=right|4,368||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2361) Gogol||1976 GQ1|| align=right|11,7|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|1,63|| align=right|5,552||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2362) Mark Twain||1976 SH2|| align=right|13,7|| align=right|2,196|| align=right|0,194|| align=right|3,96|| align=right|3,253||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2363) Cebriones||1977 TJ3|| align=right|9,11|| align=right|5,163|| align=right|0,036|| align=right|32,20|| align=right|11,74||JUT||4. října 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2364) Seillier||1978 GD|| align=right|10,7|| align=right|3,175|| align=right|0,139|| align=right|10,72|| align=right|5,657||MBA||14. dubna 1978||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2365) Interkosmos||1980 YQ|| align=right|11,7|| align=right|2,546|| align=right|0,116|| align=right|5,34|| align=right|4,062||MBA||30. prosince 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2366) Aaryn||1981 AC1|| align=right|13,8|| align=right|2,241|| align=right|0,128|| align=right|1,09|| align=right|3,354||MBA||10. ledna 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2367) Praha||1981 AK1|| align=right|13,2|| align=right|2,207|| align=right|0,100|| align=right|1,88|| align=right|3,278||MBA||8. ledna 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2368) Beltrovata||1977 RA|| align=right|15,21|| align=right|2,105|| align=right|0,414|| align=right|5,24|| align=right|3,053||AMR||4. září 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2369) Chekhov||1976 GC8|| align=right|11,8|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|2,64|| align=right|4,644||MBA||4. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2370) van Altena||1965 LA|| align=right|12,6|| align=right|2,715|| align=right|0,183|| align=right|8,28|| align=right|4,473||MBA||10. června 1965||El Leoncito||A. R. Klemola
|-
|(2371) Dimitrov||1975 VR3|| align=right|12,5|| align=right|2,442|| align=right|0,014|| align=right|1,78|| align=right|3,814||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2372) Proskurin||1977 RA8|| align=right|11,6|| align=right|3,107|| align=right|0,184|| align=right|2,75|| align=right|5,476||MBA||13. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2373) Immo||1929 PC|| align=right|12,5|| align=right|2,794|| align=right|0,174|| align=right|10,09|| align=right|4,670||MBA||4. srpna 1929||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2374) Vladvysotskij||1974 QE1|| align=right|11,5|| align=right|3,094|| align=right|0,207|| align=right|15,02|| align=right|5,442||MBA||22. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2375) Radek||1975 AA|| align=right|10,61|| align=right|3,174|| align=right|0,217|| align=right|15,00|| align=right|5,653||MBA||8. ledna 1975||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2376) Martynov||1977 QG3|| align=right|10,9|| align=right|3,208|| align=right|0,109|| align=right|3,85|| align=right|5,744||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2377) Shcheglov||1978 QT1|| align=right|12,0|| align=right|2,883|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|4,894||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2378) Pannekoek||1935 CY|| align=right|10,7|| align=right|2,888|| align=right|0,144|| align=right|14,26|| align=right|4,907||MBA||13. února 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2379) Heiskanen||1941 ST|| align=right|10,90|| align=right|3,166|| align=right|0,277|| align=right|0,47|| align=right|5,632||MBA||21. září 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2380) Heilongjiang||1965 SN|| align=right|13,2|| align=right|2,193|| align=right|0,060|| align=right|1,93|| align=right|3,246||MBA||18. září 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2381) Landi||1976 AF|| align=right|11,4|| align=right|2,611|| align=right|0,168|| align=right|13,61|| align=right|4,219||MBA||3. ledna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2382) Nonie||1977 GA|| align=right|11,4|| align=right|2,762|| align=right|0,331|| align=right|30,98|| align=right|4,589||MBA||13. dubna 1977||Bickley||Perth Observatory
|-
|(2383) Bradley||1981 GN|| align=right|13,4|| align=right|2,219|| align=right|0,105|| align=right|3,58|| align=right|3,304||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2384) Schulhof||1943 EC1|| align=right|12,2|| align=right|2,610|| align=right|0,122|| align=right|13,55|| align=right|4,216||MBA||2. března 1943||Nice||M. Laugier
|-
|(2385) Mustel||1969 VW|| align=right|13,2|| align=right|2,243|| align=right|0,161|| align=right|4,08|| align=right|3,358||MBA||11. listopadu 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2386) Nikonov||1974 SN1|| align=right|12,2|| align=right|2,817|| align=right|0,157|| align=right|9,09|| align=right|4,729||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2387) Xi'an||1975 FX|| align=right|11,3|| align=right|3,023|| align=right|0,074|| align=right|10,98|| align=right|5,256||MBA||17. března 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2388) Gase||1977 EA2|| align=right|12,9|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|2,22|| align=right|3,834||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2389) Dibaj||1977 QC1|| align=right|12,9|| align=right|2,444|| align=right|0,234|| align=right|7,83|| align=right|3,821||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2390) Nežárka||1980 PA1|| align=right|12,2|| align=right|2,620|| align=right|0,146|| align=right|10,35|| align=right|4,241||MBA||14. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2391) Tomita||1957 AA|| align=right|12,4|| align=right|2,441|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,814||MBA||9. ledna 1957||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2392) Jonathan Murray||1979 MN1|| align=right|13,2|| align=right|2,345|| align=right|0,153|| align=right|3,37|| align=right|3,591||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2393) Suzuki||1955 WB|| align=right|10,5|| align=right|3,227|| align=right|0,190|| align=right|10,25|| align=right|5,797||MBA||17. listopadu 1955||Nice||M. Laugier
|-
|(2394) Nadeev||1973 SZ2|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,209|| align=right|1,63|| align=right|5,670||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2395) Aho||1977 FA|| align=right|12,6|| align=right|3,080|| align=right|0,050|| align=right|0,31|| align=right|5,405||MBA||17. března 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2396) Kochi||1981 CB|| align=right|11,6|| align=right|2,793|| align=right|0,074|| align=right|12,61|| align=right|4,667||MBA||9. února 1981||Geisei||T. Seki
|-
|(2397) Lappajärvi||1938 DV|| align=right|10,9|| align=right|3,084|| align=right|0,180|| align=right|10,31|| align=right|5,415||MBA||22. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2398) Jilin||1965 UD2|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,237|| align=right|3,74|| align=right|3,701||MBA||24. října 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2399) Terradas||1971 MA|| align=right|13,2|| align=right|2,240|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|3,353||MBA||17. června 1971||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(2400) Derevskaya||1972 KJ|| align=right|11,9|| align=right|3,001|| align=right|0,103|| align=right|10,40|| align=right|5,198||MBA||17. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2401) Aehlita||1975 VM2|| align=right|12,2|| align=right|2,772|| align=right|0,059|| align=right|4,34|| align=right|4,615||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2402) Satpaev||1979 OR13|| align=right|13,2|| align=right|2,222|| align=right|0,132|| align=right|5,17|| align=right|3,312||MBA||31. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2403) Šumava||1979 SQ|| align=right|12,5|| align=right|2,547|| align=right|0,130|| align=right|3,31|| align=right|4,064||MBA||25. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2404) Antarctica||1980 TE|| align=right|11,4|| align=right|3,125|| align=right|0,140|| align=right|2,70|| align=right|5,522||MBA||1. října 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2405) Welch||1963 UF|| align=right|12,09|| align=right|3,211|| align=right|0,126|| align=right|2,24|| align=right|5,753||MBA||18. října 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2406) Orelskaya||1966 QG|| align=right|13,5|| align=right|2,193|| align=right|0,164|| align=right|2,32|| align=right|3,247||MBA||20. srpna 1966||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2407) Haug||1973 DH|| align=right|10,77|| align=right|2,923|| align=right|0,221|| align=right|2,48|| align=right|4,996||MBA||27. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2408) Astapovich||1978 QK1|| align=right|12,5|| align=right|2,637|| align=right|0,245|| align=right|17,69|| align=right|4,281||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2409) Chapman||1979 UG|| align=right|13,2|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|3,51|| align=right|3,412||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2410) Morrison||1981 AF|| align=right|13,0|| align=right|2,216|| align=right|0,063|| align=right|2,40|| align=right|3,299||MBA||3. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2411) Zellner||1981 JK|| align=right|12,75|| align=right|2,226|| align=right|0,087|| align=right|1,62|| align=right|3,321||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2412) Wil||3537 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,679|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|4,383||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2413) van de Hulst||6816 P-L|| align=right|10,8|| align=right|3,019|| align=right|0,111|| align=right|10,64|| align=right|5,244||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2414) Vibeke||1931 UG|| align=right|11,7|| align=right|3,201|| align=right|0,127|| align=right|16,76|| align=right|5,725||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2415) Ganesa||1978 UJ|| align=right|12,0|| align=right|2,659|| align=right|0,040|| align=right|2,38|| align=right|4,335||MBA||28. října 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(2416) Sharonov||1979 OF13|| align=right|11,4|| align=right|3,014|| align=right|0,041|| align=right|10,52|| align=right|5,233||MBA||31. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2417) McVittie||1964 CD|| align=right|11,8|| align=right|3,185|| align=right|0,221|| align=right|3,11|| align=right|5,683||MBA||15. února 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2418) Voskovec-Werich||1971 UV|| align=right|12,5|| align=right|3,119|| align=right|0,167|| align=right|1,33|| align=right|5,507||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2419) Moldavia||1974 SJ|| align=right|13,6|| align=right|2,297|| align=right|0,093|| align=right|6,40|| align=right|3,480||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2420) Čiurlionis||1975 TN|| align=right|12,2|| align=right|2,561|| align=right|0,133|| align=right|14,63|| align=right|4,098||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2421) Nininger||1979 UD|| align=right|10,8|| align=right|3,241|| align=right|0,048|| align=right|10,19|| align=right|5,833||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2422) Perovskaya||1968 HK1|| align=right|13,7|| align=right|2,329|| align=right|0,199|| align=right|6,41|| align=right|3,554||MBA||28. dubna 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2423) Ibarruri||1972 NC|| align=right|13,2|| align=right|2,189|| align=right|0,284|| align=right|4,06|| align=right|3,237||MBA||14. července 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2424) Tautenburg||1973 UT5|| align=right|12,9|| align=right|2,351|| align=right|0,134|| align=right|8,92|| align=right|3,603||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|(2425) Shenzhen||1975 FW|| align=right|11,1|| align=right|2,999|| align=right|0,099|| align=right|10,88|| align=right|5,192||MBA||17. března 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2426) Simonov||1976 KV|| align=right|11,4|| align=right|2,911|| align=right|0,120|| align=right|8,49|| align=right|4,966||MBA||26. května 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2427) Kobzar||1976 YQ7|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,164|| align=right|4,17|| align=right|4,545||MBA||20. prosince 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2428) Kamenyar||1977 RZ6|| align=right|11,0|| align=right|3,168|| align=right|0,092|| align=right|9,33|| align=right|5,639||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2429) Schürer||1977 TZ|| align=right|12,2|| align=right|2,572|| align=right|0,102|| align=right|15,05|| align=right|4,124||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2430) Bruce Helin||1977 VC|| align=right|12,24|| align=right|2,363|| align=right|0,214|| align=right|23,45|| align=right|3,632||MBA||8. listopadu 1977||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(2431) Skovoroda||1978 PF3|| align=right|12,8|| align=right|2,643|| align=right|0,284|| align=right|2,98|| align=right|4,297||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2432) Soomana||1981 FA|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,113|| align=right|6,78|| align=right|3,606||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2433) Sootiyo||1981 GJ|| align=right|11,8|| align=right|2,605|| align=right|0,224|| align=right|10,39|| align=right|4,203||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2434) Bateson||1981 KA|| align=right|11,1|| align=right|3,081|| align=right|0,171|| align=right|15,63|| align=right|5,407||MBA||27. května 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(2435) Horemheb||4578 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,205|| align=right|3,97|| align=right|3,271||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2436) Hatshepsut||6066 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,110|| align=right|4,09|| align=right|5,652||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2437) Amnestia||1942 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,190|| align=right|0,148|| align=right|2,95|| align=right|3,240||MBA||14. září 1942||Turku||M. Vaisala
|-
|(2438) Oleshko||1975 VO2|| align=right|12,9|| align=right|2,245|| align=right|0,109|| align=right|4,91|| align=right|3,362||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2439) Ulugbek||1977 QX2|| align=right|11,5|| align=right|3,128|| align=right|0,165|| align=right|0,28|| align=right|5,531||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2440) Educatio||1978 VQ4|| align=right|13,1|| align=right|2,216|| align=right|0,164|| align=right|4,11|| align=right|3,298||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2441) Hibbs||1979 MN2|| align=right|13,9|| align=right|2,410|| align=right|0,193|| align=right|3,74|| align=right|3,740||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2442) Corbett||1980 TO|| align=right|12,8|| align=right|2,388|| align=right|0,118|| align=right|5,09|| align=right|3,689||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2443) Tomeileen||A906 BJ|| align=right|10,2|| align=right|3,008|| align=right|0,060|| align=right|11,45|| align=right|5,217||MBA||24. ledna 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2444) Lederle||1934 CD|| align=right|11,8|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|15,13|| align=right|4,505||MBA||5. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2445) Blazhko||1935 TC|| align=right|12,3|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|6,08|| align=right|3,419||MBA||3. října 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(2446) Lunacharsky||1971 TS2|| align=right|12,9|| align=right|2,355|| align=right|0,161|| align=right|3,32|| align=right|3,614||MBA||14. října 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2447) Kronstadt||1973 QY1|| align=right|13,0|| align=right|2,537|| align=right|0,265|| align=right|8,79|| align=right|4,041||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2448) Sholokhov||1975 BU|| align=right|10,4|| align=right|2,794|| align=right|0,113|| align=right|17,72|| align=right|4,669||MBA||18. ledna 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2449) Kenos||1978 GC|| align=right|14,26|| align=right|1,909|| align=right|0,169|| align=right|24,99|| align=right|2,638||MBA||8. dubna 1978||Cerro Tololo||W. Liller
|-
|(2450) Ioannisiani||1978 RP|| align=right|11,3|| align=right|3,117|| align=right|0,111|| align=right|2,52|| align=right|5,502||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2451) Dollfus||1980 RQ|| align=right|12,1|| align=right|2,725|| align=right|0,152|| align=right|8,58|| align=right|4,499||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2452) Lyot||1981 FE|| align=right|11,9|| align=right|3,157|| align=right|0,122|| align=right|11,82|| align=right|5,609||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2453) Wabash||A921 SA|| align=right|11,2|| align=right|3,019|| align=right|0,114|| align=right|10,33|| align=right|5,245||MBA||30. září 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2454) Olaus Magnus||1941 SS|| align=right|13,5|| align=right|2,253|| align=right|0,203|| align=right|4,73|| align=right|3,380||MBA||21. září 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2455) Somville||1950 TO4|| align=right|11,7|| align=right|2,728|| align=right|0,088|| align=right|7,54|| align=right|4,504||MBA||5. října 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2456) Palamedes||1966 BA1|| align=right|9,6|| align=right|5,138|| align=right|0,075|| align=right|13,91|| align=right|11,65||JUT||30. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2457) Rublyov||1975 TU2|| align=right|12,7|| align=right|2,641|| align=right|0,064|| align=right|6,27|| align=right|4,292||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2458) Veniakaverin||1977 RC7|| align=right|11,8|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|2,09|| align=right|5,551||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2459) Spellmann||1980 LB1|| align=right|12,0|| align=right|3,026|| align=right|0,067|| align=right|9,69|| align=right|5,263||MBA||11. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2460) Mitlincoln||1980 TX4|| align=right|12,5|| align=right|2,258|| align=right|0,110|| align=right|3,74|| align=right|3,393||MBA||1. října 1980||Socorro||L. G. Taff; D. Beatty
|-
|(2461) Clavel||1981 EC1|| align=right|11,4|| align=right|3,189|| align=right|0,158|| align=right|2,51|| align=right|5,693||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(2462) Nehalennia||6578 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,410|| align=right|0,141|| align=right|2,99|| align=right|3,740||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2463) Sterpin||1934 FF|| align=right|11,8|| align=right|2,603|| align=right|0,153|| align=right|13,40|| align=right|4,200||MBA||10. března 1934||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(2464) Nordenskiöld||1939 BF|| align=right|11,5|| align=right|3,166|| align=right|0,214|| align=right|0,86|| align=right|5,633||MBA||19. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2465) Wilson||1949 PK|| align=right|12,0|| align=right|2,753|| align=right|0,077|| align=right|3,87|| align=right|4,567||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2466) Golson||1959 RJ|| align=right|12,1|| align=right|2,638|| align=right|0,165|| align=right|5,10|| align=right|4,283||MBA||7. září 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2467) Kollontai||1966 PJ|| align=right|13,0|| align=right|2,214|| align=right|0,161|| align=right|5,80|| align=right|3,293||MBA||14. srpna 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2468) Repin||1969 TO1|| align=right|12,4|| align=right|2,327|| align=right|0,156|| align=right|5,73|| align=right|3,549||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2469) Tadjikistan||1970 HA|| align=right|11,6|| align=right|3,113|| align=right|0,134|| align=right|9,68|| align=right|5,491||MBA||27. dubna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2470) Agematsu||1976 UW15|| align=right|12,0|| align=right|2,889|| align=right|0,012|| align=right|3,11|| align=right|4,909||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(2471) Ultrajectum||6545 P-L|| align=right|11,9|| align=right|2,999|| align=right|0,085|| align=right|10,30|| align=right|5,193||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2472) Bradman||1973 DG|| align=right|13,1|| align=right|2,266|| align=right|0,094|| align=right|5,11|| align=right|3,410||MBA||27. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2473) Heyerdahl||1977 RX7|| align=right|13,2|| align=right|2,243|| align=right|0,135|| align=right|5,19|| align=right|3,358||MBA||12. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2474) Ruby||1979 PB|| align=right|11,8|| align=right|2,687|| align=right|0,217|| align=right|7,50|| align=right|4,405||MBA||14. srpna 1979||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2475) Semenov||1972 TF2|| align=right|11,2|| align=right|3,037|| align=right|0,107|| align=right|9,10|| align=right|5,292||MBA||8. října 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2476) Andersen||1976 JF2|| align=right|10,9|| align=right|3,021|| align=right|0,121|| align=right|10,84|| align=right|5,250||MBA||2. května 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2477) Biryukov||1977 PY1|| align=right|12,4|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|6,10|| align=right|4,093||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2478) Tokai||1981 JC|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,069|| align=right|4,15|| align=right|3,321||MBA||4. května 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|(2479) Sodankylä||1942 CB|| align=right|13,1|| align=right|2,389|| align=right|0,198|| align=right|2,93|| align=right|3,691||MBA||6. února 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2480) Papanov||1976 YS1|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,121|| align=right|2,93|| align=right|3,321||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2481) Bürgi||1977 UQ|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,263|| align=right|2,27|| align=right|4,120||MBA||18. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2482) Perkin||1980 CO|| align=right|12,7|| align=right|2,932|| align=right|0,061|| align=right|3,14|| align=right|5,020||MBA||13. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2483) Guinevere||1928 QB|| align=right|10,8|| align=right|3,967|| align=right|0,276|| align=right|4,50|| align=right|7,901||HLD||17. srpna 1928||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2484) Parenago||1928 TK|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,255|| align=right|1,20|| align=right|3,588||MBA||7. října 1928||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(2485) Scheffler||1932 BH|| align=right|12,8|| align=right|3,218|| align=right|0,215|| align=right|2,79|| align=right|5,771||MBA||29. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2486) Metsähovi||1939 FY|| align=right|12,4|| align=right|2,269|| align=right|0,081|| align=right|8,41|| align=right|3,417||MBA||22. března 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2487) Juhani||1940 RL|| align=right|13,2|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|2,82|| align=right|3,715||MBA||8. září 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|(2488) Bryan||1952 UT|| align=right|13,9|| align=right|2,265|| align=right|0,224|| align=right|6,90|| align=right|3,408||MBA||23. října 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2489) Suvorov||1975 NY|| align=right|12,0|| align=right|3,103|| align=right|0,159|| align=right|1,79|| align=right|5,465||MBA||11. července 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2490) Bussolini||1976 AG|| align=right|11,9|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|12,99|| align=right|4,217||MBA||3. ledna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2491) Tvashtri||1977 CB|| align=right|13,68|| align=right|1,878|| align=right|0,055|| align=right|22,87|| align=right|2,573||MBA||15. února 1977||Palomar||W. Sebok
|-
|(2492) Kutuzov||1977 NT|| align=right|11,3|| align=right|3,187|| align=right|0,143|| align=right|0,84|| align=right|5,690||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2493) Elmer||1978 XC|| align=right|12,5|| align=right|2,789|| align=right|0,173|| align=right|8,73|| align=right|4,657||MBA||1. prosince 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2494) Inge||1981 LF|| align=right|10,6|| align=right|3,158|| align=right|0,072|| align=right|11,57|| align=right|5,610||MBA||4. června 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2495) Noviomagum||7071 P-L|| align=right|15,5|| align=right|1,918|| align=right|0,103|| align=right|21,13|| align=right|2,656||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2496) Fernandus||1953 TC1|| align=right|13,5|| align=right|2,171|| align=right|0,034|| align=right|0,92|| align=right|3,198||MBA||8. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2497) Kulikovskij||1977 PZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,228|| align=right|5,84|| align=right|4,055||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2498) Tsesevich||1977 QM3|| align=right|12,0|| align=right|2,921|| align=right|0,082|| align=right|1,24|| align=right|4,991||MBA||23. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2499) Brunk||1978 VJ7|| align=right|12,1|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|0,75|| align=right|5,474||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2500) Alascattalo||1926 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,241|| align=right|0,100|| align=right|7,00|| align=right|3,353||MBA||2. dubna 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2501) Lohja||1942 GD|| align=right|12,08|| align=right|2,423|| align=right|0,196|| align=right|3,32|| align=right|3,770||MBA||14. dubna 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2502) Nummela||1943 EO|| align=right|11,7|| align=right|2,933|| align=right|0,226|| align=right|17,82|| align=right|5,023||MBA||3. března 1943||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2503) Liaoning||1965 UB1|| align=right|13,9|| align=right|2,193|| align=right|0,213|| align=right|7,12|| align=right|3,248||MBA||16. října 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2504) Gaviola||1967 JO|| align=right|12,1|| align=right|2,763|| align=right|0,086|| align=right|4,08|| align=right|4,593||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(2505) Hebei||1975 UJ|| align=right|11,3|| align=right|3,141|| align=right|0,175|| align=right|2,09|| align=right|5,566||MBA||31. října 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2506) Pirogov||1976 QG1|| align=right|11,9|| align=right|2,900|| align=right|0,024|| align=right|2,17|| align=right|4,936||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2507) Bobone||1976 WB1|| align=right|11,7|| align=right|2,780|| align=right|0,084|| align=right|10,32|| align=right|4,635||MBA||18. listopadu 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2508) Alupka||1977 ET1|| align=right|13,5|| align=right|2,369|| align=right|0,128|| align=right|6,09|| align=right|3,644||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2509) Chukotka||1977 NG|| align=right|12,6|| align=right|2,456|| align=right|0,194|| align=right|2,86|| align=right|3,848||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2510) Shandong||1979 TH|| align=right|12,60|| align=right|2,253|| align=right|0,197|| align=right|5,27|| align=right|3,382||MBA||10. října 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2511) Patterson||1980 LM|| align=right|12,5|| align=right|2,299|| align=right|0,105|| align=right|8,06|| align=right|3,486||MBA||11. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2512) Tavastia||1940 GG|| align=right|12,7|| align=right|2,245|| align=right|0,121|| align=right|6,39|| align=right|3,362||MBA||3. dubna 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2513) Baetslé||1950 SH|| align=right|13,4|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|3,17|| align=right|3,458||MBA||19. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2514) Taiyuan||1964 TA1|| align=right|12,9|| align=right|2,654|| align=right|0,100|| align=right|2,35|| align=right|4,322||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2515) Gansu||1964 TX1|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,199|| align=right|4,07|| align=right|5,668||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2516) Roman||1964 VY|| align=right|13,7|| align=right|2,280|| align=right|0,165|| align=right|1,10|| align=right|3,443||MBA||6. listopadu 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2517) Orma||1968 SB|| align=right|11,7|| align=right|3,192|| align=right|0,174|| align=right|2,63|| align=right|5,702||MBA||28. září 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2518) Rutllant||1974 FG|| align=right|13,4|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|5,92|| align=right|3,510||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(2519) Annagerman||1975 VD2|| align=right|11,3|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|2,43|| align=right|5,561||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2520) Novorossijsk||1976 QF1|| align=right|12,0|| align=right|3,104|| align=right|0,100|| align=right|6,24|| align=right|5,467||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2521) Heidi||1979 DK|| align=right|11,7|| align=right|2,795|| align=right|0,089|| align=right|7,74|| align=right|4,672||MBA||28. února 1979||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2522) Triglav||1980 PP|| align=right|11,6|| align=right|3,017|| align=right|0,058|| align=right|8,77|| align=right|5,239||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2523) Ryba||1980 PV|| align=right|11,5|| align=right|3,016|| align=right|0,043|| align=right|8,90|| align=right|5,236||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2524) Budovicium||1981 QB1|| align=right|10,9|| align=right|3,113|| align=right|0,161|| align=right|00,30|| align=right|5,491||MBA||28. srpna 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2525) O'Steen||1981 VG|| align=right|10,5|| align=right|3,139|| align=right|0,190|| align=right|2,78|| align=right|5,562||MBA||2. listopadu 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(2526) Alisary||1979 KX|| align=right|11,9|| align=right|3,139|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|5,560||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(2527) Gregory||1981 RE|| align=right|13,0|| align=right|2,465|| align=right|0,187|| align=right|2,62|| align=right|3,870||MBA||3. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2528) Mohler||1953 TF1|| align=right|12,6|| align=right|3,139|| align=right|0,181|| align=right|00,51|| align=right|5,561||MBA||8. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2529) Rockwell Kent||1977 QL2|| align=right|12,7|| align=right|2,534|| align=right|0,096|| align=right|4,41|| align=right|4,034||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2530) Shipka||1978 NC3|| align=right|11,7|| align=right|3,018|| align=right|0,128|| align=right|10,10|| align=right|5,242||MBA||9. července 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2531) Cambridge||1980 LD|| align=right|10,9|| align=right|3,008|| align=right|0,058|| align=right|11,04|| align=right|5,217||MBA||11. června 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2532) Sutton||1980 TU5|| align=right|12,7|| align=right|2,373|| align=right|0,171|| align=right|4,34|| align=right|3,655||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2533) Fechtig||A905 VA|| align=right|11,7|| align=right|3,110|| align=right|0,161|| align=right|1,57|| align=right|5,484||MBA||3. listopadu 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2534) Houzeau||1931 VD|| align=right|10,9|| align=right|3,139|| align=right|0,180|| align=right|00,81|| align=right|5,560||MBA||2. listopadu 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|(2535) Hämeenlinna||1939 DH|| align=right|12,5|| align=right|2,240|| align=right|0,080|| align=right|3,43|| align=right|3,352||MBA||17. února 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2536) Kozyrev||1939 PJ|| align=right|13,0|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|4,87|| align=right|3,502||MBA||15. srpna 1939||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(2537) Gilmore||1951 RL|| align=right|12,7|| align=right|2,658|| align=right|0,171|| align=right|12,94|| align=right|4,334||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2538) Vanderlinden||1954 UD|| align=right|13,7|| align=right|2,240|| align=right|0,130|| align=right|4,77|| align=right|3,352||MBA||30. října 1954||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2539) Ningxia||1964 TS2|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,170|| align=right|3,98|| align=right|3,403||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2540) Blok||1971 TH2|| align=right|13,1|| align=right|2,198|| align=right|0,052|| align=right|1,27|| align=right|3,257||MBA||13. října 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2541) Edebono||1973 DE|| align=right|12,1|| align=right|2,935|| align=right|0,082|| align=right|3,20|| align=right|5,028||MBA||27. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2542) Calpurnia||1980 CF|| align=right|11,4|| align=right|3,133|| align=right|0,073|| align=right|4,64|| align=right|5,544||MBA||11. února 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2543) Machado||1980 LJ|| align=right|11,0|| align=right|3,086|| align=right|0,292|| align=right|15,06|| align=right|5,419||MBA||1. června 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2544) Gubarev||1980 PS|| align=right|12,3|| align=right|2,374|| align=right|0,239|| align=right|22,55|| align=right|3,658||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2545) Verbiest||1933 BB|| align=right|13,0|| align=right|2,230|| align=right|0,126|| align=right|5,97|| align=right|3,329||MBA||26. ledna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(2546) Libitina||1950 FC|| align=right|12,0|| align=right|2,600|| align=right|0,192|| align=right|10,37|| align=right|4,192||MBA||23. března 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(2547) Hubei||1964 TC2|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,130|| align=right|6,20|| align=right|3,684||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2548) Leloir||1975 DA|| align=right|12,8|| align=right|2,633|| align=right|0,103|| align=right|18,14|| align=right|4,272||MBA||16. února 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2549) Baker||1976 UB|| align=right|12,7|| align=right|3,188|| align=right|0,182|| align=right|00,07|| align=right|5,690||MBA||23. října 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2550) Houssay||1976 UP20|| align=right|11,2|| align=right|3,187|| align=right|0,177|| align=right|10,40|| align=right|5,689||MBA||21. října 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2551) Decabrina||1976 YX1|| align=right|12,1|| align=right|3,147|| align=right|0,180|| align=right|00,64|| align=right|5,582||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2552) Remek||1978 SP|| align=right|14,6|| align=right|2,148|| align=right|0,189|| align=right|00,91|| align=right|3,147||MBA||24. září 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2553) Viljev||1979 FS2|| align=right|11,3|| align=right|3,089|| align=right|0,051|| align=right|5,25|| align=right|5,428||MBA||29. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2554) Skiff||1980 OB|| align=right|13,0|| align=right|2,264|| align=right|0,145|| align=right|4,86|| align=right|3,406||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2555) Thomas||1980 OC|| align=right|11,9|| align=right|2,869|| align=right|0,086|| align=right|00,91|| align=right|4,860||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2556) Louise||1981 CS|| align=right|13,4|| align=right|2,163|| align=right|0,037|| align=right|2,79|| align=right|3,181||MBA||8. února 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2557) Putnam||1981 SL1|| align=right|12,5|| align=right|2,350|| align=right|0,156|| align=right|6,06|| align=right|3,602||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|(2558) Viv||1981 SP1|| align=right|13,3|| align=right|2,216|| align=right|0,157|| align=right|5,16|| align=right|3,298||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2559) Svoboda||1981 UH|| align=right|12,4|| align=right|2,788|| align=right|0,154|| align=right|8,88|| align=right|4,655||MBA||23. října 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2560) Siegma||1932 CW|| align=right|11,7|| align=right|2,752|| align=right|0,034|| align=right|5,94|| align=right|4,564||MBA||14. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2561) Margolin||1969 TK2|| align=right|13,3|| align=right|2,433|| align=right|0,138|| align=right|2,49|| align=right|3,793||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2562) Chaliapin||1973 FF1|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,048|| align=right|10,26|| align=right|5,216||MBA||27. března 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2563) Boyarchuk||1977 FZ|| align=right|11,3|| align=right|3,201|| align=right|0,140|| align=right|2,04|| align=right|5,725||MBA||22. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2564) Kayala||1977 QX|| align=right|13,3|| align=right|2,238|| align=right|0,109|| align=right|1,97|| align=right|3,348||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2565) Grögler||1977 TB1|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,235|| align=right|2,04|| align=right|3,618||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2566) Kirghizia||1979 FR2|| align=right|12,6|| align=right|2,451|| align=right|0,079|| align=right|5,09|| align=right|3,836||MBA||29. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2567) Elba||1979 KA|| align=right|11,8|| align=right|2,740|| align=right|0,139|| align=right|8,90|| align=right|4,535||MBA||19. května 1979||La Silla||O. Pizarro; G. Pizarro
|-
|(2568) Maksutov||1980 GH|| align=right|13,1|| align=right|2,205|| align=right|0,189|| align=right|8,04|| align=right|3,275||MBA||13. dubna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2569) Madeline||1980 MA|| align=right|11,2|| align=right|2,626|| align=right|0,163|| align=right|11,48|| align=right|4,255||MBA||18. června 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2570) Porphyro||1980 PG|| align=right|12,2|| align=right|2,768|| align=right|0,105|| align=right|16,23|| align=right|4,605||MBA||6. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2571) Geisei||1981 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|2,88|| align=right|3,326||MBA||23. října 1981||Geisei||T. Seki
|-
|(2572) Annschnell||1950 DL|| align=right|13,4|| align=right|2,393|| align=right|0,146|| align=right|5,14|| align=right|3,701||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2573) Hannu Olavi||1953 EN|| align=right|11,4|| align=right|3,017|| align=right|0,109|| align=right|12,98|| align=right|5,238||MBA||10. března 1953||Turku||H. Alikoski
|-
|(2574) Ladoga||1968 UP|| align=right|11,3|| align=right|2,851|| align=right|0,069|| align=right|2,12|| align=right|4,813||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2575) Bulgaria||1970 PL|| align=right|12,6|| align=right|2,241|| align=right|0,123|| align=right|4,68|| align=right|3,353||MBA||4. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2576) Yesenin||1974 QL|| align=right|11,3|| align=right|3,090|| align=right|0,129|| align=right|12,16|| align=right|5,432||MBA||17. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2577) Litva||1975 EE3|| align=right|13,18|| align=right|1,905|| align=right|0,138|| align=right|22,91|| align=right|2,629||MBA||12. března 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2578) Saint-Exupéry||1975 VW3|| align=right|11,4|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|10,58|| align=right|5,201||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2579) Spartacus||1977 PA2|| align=right|13,0|| align=right|2,211|| align=right|0,075|| align=right|5,78|| align=right|3,288||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2580) Smilevskia||1977 QP4|| align=right|13,3|| align=right|2,183|| align=right|0,195|| align=right|1,62|| align=right|3,225||MBA||18. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2581) Radegast||1980 VX|| align=right|13,3|| align=right|2,236|| align=right|0,099|| align=right|2,50|| align=right|3,344||MBA||11. listopadu 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2582) Harimaya-Bashi||1981 SA|| align=right|10,5|| align=right|3,200|| align=right|0,067|| align=right|18,18|| align=right|5,722||MBA||26. září 1981||Geisei||T. Seki
|-
|(2583) Fatyanov||1975 XA3|| align=right|13,0|| align=right|2,253|| align=right|0,211|| align=right|6,89|| align=right|3,380||MBA||3. prosince 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2584) Turkmenia||1979 FG2|| align=right|13,3|| align=right|2,229|| align=right|0,066|| align=right|1,44|| align=right|3,327||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2585) Irpedina||1979 OJ15|| align=right|12,5|| align=right|2,426|| align=right|0,236|| align=right|5,99|| align=right|3,777||MBA||21. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2586) Matson||1980 LO|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,090|| align=right|4,36|| align=right|3,689||MBA||11. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2587) Gardner||1980 OH|| align=right|11,2|| align=right|3,164|| align=right|0,157|| align=right|2,64|| align=right|5,628||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2588) Flavia||1981 VQ|| align=right|13,2|| align=right|2,457|| align=right|0,212|| align=right|2,27|| align=right|3,851||MBA||2. listopadu 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(2589) Daniel||1979 QU2|| align=right|12,4|| align=right|2,879|| align=right|0,085|| align=right|2,62|| align=right|4,883||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2590) Mourão||1980 KJ|| align=right|12,7|| align=right|2,342|| align=right|0,118|| align=right|6,14|| align=right|3,585||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2591) Dworetsky||1949 PS|| align=right|11,4|| align=right|2,941|| align=right|0,037|| align=right|1,55|| align=right|5,043||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2592) Hunan||1966 BW|| align=right|11,6|| align=right|3,119|| align=right|0,128|| align=right|1,34|| align=right|5,507||MBA||30. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2593) Buryatia||1976 GB8|| align=right|14,3|| align=right|2,170|| align=right|0,080|| align=right|00,22|| align=right|3,196||MBA||2. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2594) Acamas||1978 TB|| align=right|11,5|| align=right|5,091|| align=right|0,085|| align=right|5,53|| align=right|11,49||JUT||4. října 1978||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2595) Gudiachvili||1979 KL|| align=right|12,2|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|9,86|| align=right|4,655||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(2596) Vainu Bappu||1979 KN|| align=right|12,8|| align=right|3,032|| align=right|0,067|| align=right|10,24|| align=right|5,278||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(2597) Arthur||1980 PN|| align=right|11,9|| align=right|3,004|| align=right|0,154|| align=right|1,10|| align=right|5,207||MBA||8. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2598) Merlin||1980 RY|| align=right|12,6|| align=right|2,785|| align=right|0,217|| align=right|7,80|| align=right|4,647||MBA||7. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2599) Veselí||1980 SO|| align=right|11,2|| align=right|2,534|| align=right|0,166|| align=right|15,35|| align=right|4,034||MBA||29. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2600) Lumme||1980 VP|| align=right|11,4|| align=right|3,016|| align=right|0,086|| align=right|11,70|| align=right|5,236||MBA||9. listopadu 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2601) Bologna||1980 XA|| align=right|11,2|| align=right|3,127|| align=right|0,064|| align=right|9,60|| align=right|5,529||MBA||8. prosince 1980||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(2602) Moore||1982 BR|| align=right|13,0|| align=right|2,385|| align=right|0,107|| align=right|5,54|| align=right|3,683||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2603) Taylor||1982 BW1|| align=right|12,2|| align=right|2,783|| align=right|0,044|| align=right|3,06|| align=right|4,641||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2604) Marshak||1972 LD1|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|14,86|| align=right|3,689||MBA||13. června 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2605) Sahade||1974 QA|| align=right|12,7|| align=right|3,096|| align=right|0,074|| align=right|9,40|| align=right|5,446||MBA||16. srpna 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2606) Odessa||1976 GX2|| align=right|11,3|| align=right|2,768|| align=right|0,259|| align=right|12,36|| align=right|4,604||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2607) Yakutia||1977 NR|| align=right|13,4|| align=right|2,378|| align=right|0,228|| align=right|2,10|| align=right|3,666||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2608) Seneca||1978 DA|| align=right|17,52|| align=right|2,503|| align=right|0,577|| align=right|15,01|| align=right|3,959||AMR||17. února 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(2609) Kiril-Metodi||1978 PB4|| align=right|13,3|| align=right|2,222|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,311||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(2610) Tuva||1978 RO1|| align=right|13,3|| align=right|2,160|| align=right|0,099|| align=right|00,67|| align=right|3,174||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2611) Boyce||1978 VQ5|| align=right|12,2|| align=right|3,042|| align=right|0,053|| align=right|3,34|| align=right|5,304||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2612) Kathryn||1979 DE|| align=right|10,8|| align=right|2,895|| align=right|0,165|| align=right|20,18|| align=right|4,926||MBA||28. února 1979||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2613) Plzeň||1979 QE|| align=right|11,2|| align=right|3,040|| align=right|0,051|| align=right|13,00|| align=right|5,299||MBA||30. srpna 1979||Kleť||L. Brožek
|-
|(2614) Torrence||1980 LP|| align=right|13,3|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|6,92|| align=right|3,576||MBA||11. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2615) Saito||1951 RJ|| align=right|12,2|| align=right|3,174|| align=right|0,161|| align=right|4,27|| align=right|5,655||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2616) Lesya||1970 QV|| align=right|12,5|| align=right|2,163|| align=right|0,077|| align=right|1,45|| align=right|3,180||MBA||28. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2617) Jiangxi||1975 WO1|| align=right|10,4|| align=right|3,179|| align=right|0,226|| align=right|12,86|| align=right|5,666||MBA||26. listopadu 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2618) Coonabarabran||1979 MX2|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,114|| align=right|9,21|| align=right|5,261||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2619) Skalnaté Pleso||1979 MZ3|| align=right|12,8|| align=right|3,009|| align=right|0,039|| align=right|1,12|| align=right|5,220||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2620) Santana||1980 TN|| align=right|12,7|| align=right|2,858|| align=right|0,075|| align=right|3,10|| align=right|4,831||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2621) Goto||1981 CA|| align=right|10,7|| align=right|3,084|| align=right|0,174|| align=right|13,04|| align=right|5,415||MBA||9. února 1981||Geisei||T. Seki
|-
|(2622) Bolzano||1981 CM|| align=right|11,7|| align=right|3,003|| align=right|0,104|| align=right|11,02|| align=right|5,203||MBA||9. února 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(2623) Zech||A919 SA|| align=right|13,1|| align=right|2,256|| align=right|0,235|| align=right|4,07|| align=right|3,387||MBA||22. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2624) Samitchell||1962 RE|| align=right|10,7|| align=right|3,954|| align=right|0,118|| align=right|2,78|| align=right|7,862||HLD||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2625) Jack London||1976 JQ2|| align=right|13,1|| align=right|2,196|| align=right|0,142|| align=right|4,46|| align=right|3,254||MBA||2. května 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2626) Belnika||1978 PP2|| align=right|11,7|| align=right|2,852|| align=right|0,025|| align=right|1,50|| align=right|4,815||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2627) Churyumov||1978 PP3|| align=right|12,0|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|2,50|| align=right|5,477||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2628) Kopal||1979 MS8|| align=right|12,7|| align=right|2,907|| align=right|0,154|| align=right|1,34|| align=right|4,954||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2629) Rudra||1980 RB1|| align=right|14,5|| align=right|1,741|| align=right|0,230|| align=right|23,44|| align=right|2,296||MBA||13. září 1980||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(2630) Hermod||1980 TF3|| align=right|11,8|| align=right|3,078|| align=right|0,120|| align=right|1,92|| align=right|5,399||MBA||14. října 1980||Haute Provence||Institute d'Astrophysics
|-
|(2631) Zhejiang||1980 TY5|| align=right|12,0|| align=right|2,800|| align=right|0,161|| align=right|9,61|| align=right|4,683||MBA||7. října 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2632) Guizhou||1980 VJ1|| align=right|11,4|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|10,47|| align=right|5,302||MBA||6. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2633) Bishop||1981 WR1|| align=right|13,1|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|3,13|| align=right|3,319||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2634) James Bradley||1982 DL|| align=right|10,2|| align=right|3,456|| align=right|0,055|| align=right|6,41|| align=right|6,423||MBA||21. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2635) Huggins||1982 DS|| align=right|12,9|| align=right|2,232|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|3,335||MBA||21. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2636) Lassell||1982 DZ|| align=right|11,0|| align=right|3,008|| align=right|0,071|| align=right|10,47|| align=right|5,217||MBA||20. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2637) Bobrovnikoff||A919 SB|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,236|| align=right|4,94|| align=right|3,386||MBA||22. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2638) Gadolin||1939 SG|| align=right|12,1|| align=right|2,555|| align=right|0,083|| align=right|14,38|| align=right|4,082||MBA||19. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2639) Planman||1940 GN|| align=right|12,9|| align=right|2,446|| align=right|0,192|| align=right|9,67|| align=right|3,825||MBA||9. dubna 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2640) Hällström||1941 FN|| align=right|13,0|| align=right|2,398|| align=right|0,088|| align=right|6,65|| align=right|3,714||MBA||18. března 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2641) Lipschutz||1949 GJ|| align=right|12,7|| align=right|2,379|| align=right|0,134|| align=right|9,03|| align=right|3,668||MBA||4. dubna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2642) Vésale||1961 RA|| align=right|12,7|| align=right|2,427|| align=right|0,184|| align=right|14,48|| align=right|3,780||MBA||14. září 1961||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2643) Bernhard||1973 SD|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,276|| align=right|22,95|| align=right|3,665||MBA||19. září 1973||Palomar||T. Gehrels
|-
|(2644) Victor Jara||1973 SO2|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,165|| align=right|2,69|| align=right|3,198||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2645) Daphne Plane||1976 QD|| align=right|12,3|| align=right|2,392|| align=right|0,108|| align=right|13,78|| align=right|3,698||MBA||30. srpna 1976||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2646) Abetti||1977 EC1|| align=right|11,6|| align=right|3,013|| align=right|0,099|| align=right|9,68|| align=right|5,229||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2647) Sova||1980 SP|| align=right|12,5|| align=right|2,245|| align=right|0,137|| align=right|3,94|| align=right|3,364||MBA||29. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2648) Owa||1980 VJ|| align=right|12,9|| align=right|2,252|| align=right|0,174|| align=right|4,80|| align=right|3,378||MBA||8. listopadu 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2649) Oongaq||1980 WA|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,143|| align=right|12,21|| align=right|4,257||MBA||29. listopadu 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2650) Elinor||1931 EG|| align=right|11,5|| align=right|2,635|| align=right|0,199|| align=right|13,96|| align=right|4,278||MBA||14. března 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2651) Karen||1949 QD|| align=right|11,1|| align=right|2,981|| align=right|0,328|| align=right|17,77|| align=right|5,147||MBA||28. srpna 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(2652) Yabuuti||1953 GM|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,084|| align=right|6,99|| align=right|4,280||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2653) Principia||1964 VP|| align=right|12,1|| align=right|2,444|| align=right|0,080|| align=right|4,74|| align=right|3,821||MBA||4. listopadu 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2654) Ristenpart||1968 OG|| align=right|12,5|| align=right|3,047|| align=right|0,096|| align=right|7,47|| align=right|5,318||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(2655) Guangxi||1974 XX|| align=right|11,2|| align=right|3,195|| align=right|0,158|| align=right|17,17|| align=right|5,711||MBA||14. prosince 1974||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2656) Evenkia||1979 HD5|| align=right|13,5|| align=right|2,256|| align=right|0,081|| align=right|3,20|| align=right|3,388||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2657) Bashkiria||1979 SB7|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,151|| align=right|2,25|| align=right|5,671||MBA||23. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2658) Gingerich||1980 CK|| align=right|12,4|| align=right|3,084|| align=right|0,280|| align=right|9,44|| align=right|5,416||MBA||13. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2659) Millis||1981 JX|| align=right|11,2|| align=right|3,123|| align=right|0,114|| align=right|1,32|| align=right|5,519||MBA||5. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2660) Wasserman||1982 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,619|| align=right|0,171|| align=right|12,33|| align=right|4,237||MBA||21. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2661) Bydžovský||1982 FC1|| align=right|11,3|| align=right|3,025|| align=right|0,097|| align=right|9,95|| align=right|5,260||MBA||23. března 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2662) Kandinsky||4021 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,439|| align=right|0,161|| align=right|2,92|| align=right|3,809||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2663) Miltiades||6561 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,234|| align=right|0,140|| align=right|6,23|| align=right|3,339||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2664) Everhart||1934 RR|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,184|| align=right|3,27|| align=right|3,673||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2665) Schrutka||1938 DW1|| align=right|13,2|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|4,80|| align=right|3,371||MBA||24. února 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(2666) Gramme||1951 TA|| align=right|11,7|| align=right|3,192|| align=right|0,216|| align=right|13,40|| align=right|5,703||MBA||8. října 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2667) Oikawa||1967 UO|| align=right|12,2|| align=right|3,233|| align=right|0,183|| align=right|2,24|| align=right|5,811||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2668) Tataria||1976 QV|| align=right|13,3|| align=right|2,317|| align=right|0,079|| align=right|3,16|| align=right|3,526||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2669) Shostakovich||1976 YQ2|| align=right|12,6|| align=right|2,780|| align=right|0,221|| align=right|7,78|| align=right|4,636||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2670) Chuvashia||1977 PW1|| align=right|10,5|| align=right|3,169|| align=right|0,077|| align=right|9,84|| align=right|5,642||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2671) Abkhazia||1977 QR2|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,120|| align=right|1,48|| align=right|4,215||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2672) Písek||1979 KC|| align=right|11,7|| align=right|2,614|| align=right|0,150|| align=right|14,16|| align=right|4,225||MBA||31. května 1979||Kleť||J. Kveton
|-
|(2673) Lossignol||1980 KN|| align=right|12,5|| align=right|3,220|| align=right|0,139|| align=right|2,28|| align=right|5,777||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2674) Pandarus||1982 BC3|| align=right|9,0|| align=right|5,173|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|11,77||JUT||27. ledna 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(2675) Tolkien||1982 GB|| align=right|12,5|| align=right|2,213|| align=right|0,102|| align=right|2,76|| align=right|3,292||MBA||14. dubna 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|(2676) Aarhus||1933 QV|| align=right|12,8|| align=right|2,403|| align=right|0,128|| align=right|4,56|| align=right|3,726||MBA||25. srpna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2677) Joan||1935 FF|| align=right|11,6|| align=right|2,996|| align=right|0,045|| align=right|10,08|| align=right|5,184||MBA||25. března 1935||Nice||M. Laugier
|-
|(2678) Aavasaksa||1938 DF1|| align=right|12,4|| align=right|2,260|| align=right|0,086|| align=right|3,45|| align=right|3,398||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2679) Kittisvaara||1939 TG|| align=right|11,9|| align=right|2,621|| align=right|0,103|| align=right|10,11|| align=right|4,242||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2680) Mateo||1975 NF|| align=right|13,5|| align=right|2,404|| align=right|0,214|| align=right|2,44|| align=right|3,727||MBA||1. července 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2681) Ostrovskij||1975 VF2|| align=right|12,3|| align=right|2,745|| align=right|0,193|| align=right|3,99|| align=right|4,548||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2682) Soromundi||1979 MF4|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,171|| align=right|5,50|| align=right|3,422||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2683) Brian||1981 AD1|| align=right|11,8|| align=right|2,915|| align=right|0,063|| align=right|1,49|| align=right|4,975||MBA||10. ledna 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2684) Douglas||1981 AH1|| align=right|11,6|| align=right|3,052|| align=right|0,039|| align=right|9,94|| align=right|5,331||MBA||3. ledna 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2685) Masursky||1981 JN|| align=right|12,2|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|12,14|| align=right|4,118||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2686) Linda Susan||1981 JW1|| align=right|11,6|| align=right|3,005|| align=right|0,047|| align=right|9,34|| align=right|5,208||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2687) Tortali||1982 HG|| align=right|11,89|| align=right|2,520|| align=right|0,124|| align=right|10,10|| align=right|4,000||MBA||18. dubna 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|(2688) Halley||1982 HG1|| align=right|11,6|| align=right|3,167|| align=right|0,144|| align=right|3,46|| align=right|5,636||MBA||25. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2689) Bruxelles||1935 CF|| align=right|13,9|| align=right|2,233|| align=right|0,118|| align=right|5,51|| align=right|3,336||MBA||3. února 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2690) Ristiina||1938 DG1|| align=right|11,1|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|11,44|| align=right|5,281||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2691) Sersic||1974 KB|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,114|| align=right|3,60|| align=right|3,363||MBA||18. května 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2692) Chkalov||1976 YT3|| align=right|12,3|| align=right|2,584|| align=right|0,181|| align=right|9,30|| align=right|4,152||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2693) Yan'an||1977 VM1|| align=right|13,3|| align=right|2,241|| align=right|0,181|| align=right|7,31|| align=right|3,354||MBA||3. listopadu 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2694) Pino Torinese||1979 QL1|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,105|| align=right|1,59|| align=right|3,507||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2695) Christabel||1979 UE|| align=right|12,3|| align=right|2,710|| align=right|0,078|| align=right|14,88|| align=right|4,461||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2696) Magion||1980 HB|| align=right|12,0|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|25,35|| align=right|3,836||MBA||16. dubna 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(2697) Albina||1969 TC3|| align=right|10,2|| align=right|3,552|| align=right|0,095|| align=right|3,61|| align=right|6,693||MBA||9. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(2698) Azerbajdzhan||1971 TZ|| align=right|11,9|| align=right|2,662|| align=right|0,056|| align=right|6,89|| align=right|4,344||MBA||11. října 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2699) Kalinin||1976 YX|| align=right|11,7|| align=right|2,639|| align=right|0,170|| align=right|16,13|| align=right|4,287||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2700) Baikonur||1976 YP7|| align=right|12,1|| align=right|2,908|| align=right|0,047|| align=right|2,40|| align=right|4,957||MBA||20. prosince 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2701) Cherson||1978 RT|| align=right|12,5|| align=right|3,177|| align=right|0,134|| align=right|6,28|| align=right|5,662||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2702) Batrakov||1978 SZ2|| align=right|11,5|| align=right|3,424|| align=right|0,087|| align=right|1,59|| align=right|6,336||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2703) Rodari||1979 FT2|| align=right|13,5|| align=right|2,194|| align=right|0,057|| align=right|6,04|| align=right|3,249||MBA||29. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2704) Julian Loewe||1979 MR4|| align=right|13,2|| align=right|2,386|| align=right|0,097|| align=right|4,52|| align=right|3,684||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2705) Wu||1980 TD4|| align=right|13,6|| align=right|2,190|| align=right|0,160|| align=right|4,53|| align=right|3,241||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2706) Borovský||1980 VW|| align=right|11,9|| align=right|3,018|| align=right|0,044|| align=right|10,86|| align=right|5,243||MBA||11. listopadu 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2707) Ueferji||1981 QS3|| align=right|11,6|| align=right|3,184|| align=right|0,135|| align=right|2,69|| align=right|5,681||MBA||28. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2708) Burns||1981 WT|| align=right|11,8|| align=right|3,091|| align=right|0,171|| align=right|2,78|| align=right|5,434||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2709) Sagan||1982 FH|| align=right|13,3|| align=right|2,196|| align=right|0,070|| align=right|2,74|| align=right|3,253||MBA||21. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2710) Veverka||1982 FQ|| align=right|13,5|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|3,12|| align=right|3,776||MBA||23. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2711) Aleksandrov||1978 QB2|| align=right|11,5|| align=right|3,005|| align=right|0,102|| align=right|10,27|| align=right|5,209||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2712) Keaton||1937 YD|| align=right|13,5|| align=right|2,162|| align=right|0,037|| align=right|00,82|| align=right|3,179||MBA||29. prosince 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|(2713) Luxembourg||1938 EA|| align=right|11,5|| align=right|2,855|| align=right|0,028|| align=right|1,36|| align=right|4,823||MBA||19. února 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|(2714) Matti||1938 GC|| align=right|13,4|| align=right|2,244|| align=right|0,206|| align=right|6,10|| align=right|3,361||MBA||5. dubna 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|(2715) Mielikki||1938 US|| align=right|11,9|| align=right|2,736|| align=right|0,153|| align=right|6,75|| align=right|4,524||MBA||22. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2716) Tuulikki||1939 TM|| align=right|13,3|| align=right|2,369|| align=right|0,107|| align=right|5,96|| align=right|3,647||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2717) Tellervo||1940 WJ|| align=right|12,6|| align=right|2,215|| align=right|0,218|| align=right|3,29|| align=right|3,296||MBA||29. listopadu 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(2718) Handley||1951 OM|| align=right|11,7|| align=right|3,118|| align=right|0,154|| align=right|1,51|| align=right|5,505||MBA||30. července 1951||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(2719) Suzhou||1965 SU|| align=right|13,5|| align=right|2,189|| align=right|0,123|| align=right|00,63|| align=right|3,238||MBA||22. září 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2720) Pyotr Pervyj||1972 RV3|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,205|| align=right|3,29|| align=right|3,556||MBA||6. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2721) Vsekhsvyatskij||1973 SP2|| align=right|12,0|| align=right|3,239|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|5,829||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2722) Abalakin||1976 GM2|| align=right|12,1|| align=right|3,199|| align=right|0,150|| align=right|1,68|| align=right|5,720||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2723) Gorshkov||1978 QL2|| align=right|12,5|| align=right|3,122|| align=right|0,197|| align=right|2,08|| align=right|5,516||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2724) Orlov||1978 RZ5|| align=right|11,7|| align=right|2,922|| align=right|0,127|| align=right|3,98|| align=right|4,995||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2725) David Bender||1978 VG3|| align=right|10,4|| align=right|3,035|| align=right|0,150|| align=right|15,61|| align=right|5,286||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2726) Kotelnikov||1979 SE9|| align=right|12,5|| align=right|2,861|| align=right|0,073|| align=right|1,57|| align=right|4,839||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2727) Paton||1979 SO9|| align=right|12,3|| align=right|2,611|| align=right|0,101|| align=right|3,51|| align=right|4,218||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2728) Yatskiv||1979 ST9|| align=right|12,4|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|2,61|| align=right|3,850||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2729) Urumqi||1979 UA2|| align=right|11,4|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|3,18|| align=right|4,904||MBA||18. října 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2730) Barks||1981 QH|| align=right|11,6|| align=right|2,719|| align=right|0,134|| align=right|6,43|| align=right|4,482||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2731) Cucula||1982 KJ|| align=right|10,7|| align=right|3,183|| align=right|0,195|| align=right|13,25|| align=right|5,678||MBA||21. května 1982||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2732) Witt||1926 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,760|| align=right|0,027|| align=right|6,50|| align=right|4,584||MBA||19. března 1926||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(2733) Hamina||1938 DQ|| align=right|13,2|| align=right|2,348|| align=right|0,136|| align=right|10,40|| align=right|3,596||MBA||22. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2734) Hašek||1976 GJ3|| align=right|11,4|| align=right|3,161|| align=right|0,023|| align=right|16,57|| align=right|5,618||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2735) Ellen||1977 RB|| align=right|14,32|| align=right|1,857|| align=right|0,055|| align=right|23,06|| align=right|2,531||MBA||13. září 1977||Palomar||S. J. Bus; T. Lauer
|-
|(2736) Ops||1979 OC|| align=right|12,8|| align=right|2,291|| align=right|0,086|| align=right|7,46|| align=right|3,468||MBA||23. července 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2737) Kotka||1938 DU|| align=right|11,9|| align=right|2,747|| align=right|0,196|| align=right|8,81|| align=right|4,553||MBA||22. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2738) Viracocha||1940 EC|| align=right|12,2|| align=right|2,722|| align=right|0,112|| align=right|1,12|| align=right|4,490||MBA||12. března 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(2739) Taguacipa||1952 UZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,457|| align=right|0,130|| align=right|1,17|| align=right|3,851||MBA||17. října 1952||Mount Wilson||J. L. Brady
|-
|(2740) Tsoj||1974 SY4|| align=right|11,7|| align=right|3,004|| align=right|0,066|| align=right|9,36|| align=right|5,207||MBA||26. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2741) Valdivia||1975 XG|| align=right|12,0|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|10,28|| align=right|4,210||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(2742) Gibson||1981 JG3|| align=right|12,1|| align=right|2,914|| align=right|0,063|| align=right|3,16|| align=right|4,974||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2743) Chengdu||1965 WR|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,176|| align=right|12,30|| align=right|4,324||MBA||21. listopadu 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2744) Birgitta||1975 RB|| align=right|14,78|| align=right|2,304|| align=right|0,331|| align=right|6,76|| align=right|3,497||MBA||4. září 1975||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2745) San Martin||1976 SR10|| align=right|13,2|| align=right|2,290|| align=right|0,190|| align=right|22,40|| align=right|3,464||MBA||25. září 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2746) Hissao||1979 SJ9|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|3,98|| align=right|3,371||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2747) Český Krumlov||1980 DW|| align=right|11,6|| align=right|3,103|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|5,466||MBA||19. února 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2748) Patrick Gene||1981 JF2|| align=right|12,7|| align=right|2,807|| align=right|0,135|| align=right|4,23|| align=right|4,702||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2749) Walterhorn||1937 TD|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,172|| align=right|00,33|| align=right|5,662||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2750) Loviisa||1940 YK|| align=right|13,1|| align=right|2,213|| align=right|0,075|| align=right|5,18|| align=right|3,292||MBA||30. prosince 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2751) Campbell||1962 RP|| align=right|12,7|| align=right|2,407|| align=right|0,174|| align=right|1,49|| align=right|3,734||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2752) Wu Chien-Shiung||1965 SP|| align=right|11,4|| align=right|3,027|| align=right|0,106|| align=right|10,11|| align=right|5,266||MBA||20. září 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2753) Duncan||1966 DH|| align=right|12,3|| align=right|2,790|| align=right|0,040|| align=right|6,88|| align=right|4,659||MBA||18. února 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2754) Efimov||1966 PD|| align=right|13,5|| align=right|2,228|| align=right|0,232|| align=right|5,72|| align=right|3,326||MBA||13. srpna 1966||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(2755) Avicenna||1973 SJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,850|| align=right|0,257|| align=right|4,57|| align=right|4,809||MBA||26. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2756) Dzhangar||1974 SG1|| align=right|13,0|| align=right|2,553|| align=right|0,114|| align=right|5,75|| align=right|4,078||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2757) Crisser||1977 VN|| align=right|11,3|| align=right|3,164|| align=right|0,204|| align=right|00,69|| align=right|5,627||MBA||11. listopadu 1977||Cerro El Roble||S. Barros
|-
|(2758) Cordelia||1978 RF|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,277|| align=right|2,81|| align=right|4,075||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2759) Idomeneus||1980 GC|| align=right|9,8|| align=right|5,169|| align=right|0,067|| align=right|21,97|| align=right|11,76||JUT||14. dubna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2760) Kacha||1980 TU6|| align=right|10,04|| align=right|3,985|| align=right|0,123|| align=right|13,47|| align=right|7,953||HLD||8. října 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2761) Eddington||1981 AE|| align=right|12,1|| align=right|3,076|| align=right|0,188|| align=right|3,19|| align=right|5,393||MBA||1. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2762) Fowler||1981 AT|| align=right|13,2|| align=right|2,331|| align=right|0,152|| align=right|4,71|| align=right|3,558||MBA||14. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2763) Jeans||1982 OG|| align=right|12,6|| align=right|2,404|| align=right|0,218|| align=right|3,54|| align=right|3,726||MBA||24. července 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2764) Moeller||1981 CN|| align=right|13,6|| align=right|2,247|| align=right|0,084|| align=right|2,00|| align=right|3,367||MBA||8. února 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2765) Dinant||1981 EY|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,058|| align=right|14,05|| align=right|5,580||MBA||4. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(2766) Leeuwenhoek||1982 FE1|| align=right|13,0|| align=right|2,548|| align=right|0,180|| align=right|6,53|| align=right|4,067||MBA||23. března 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2767) Takenouchi||1967 UM|| align=right|11,6|| align=right|3,020|| align=right|0,088|| align=right|10,89|| align=right|5,247||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2768) Gorky||1972 RX3|| align=right|12,3|| align=right|2,235|| align=right|0,172|| align=right|6,29|| align=right|3,340||MBA||6. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2769) Mendeleev||1976 GZ2|| align=right|12,1|| align=right|3,137|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|5,554||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2770) Tsvet||1977 SM1|| align=right|13,5|| align=right|2,171|| align=right|0,064|| align=right|2,87|| align=right|3,197||MBA||19. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2771) Polzunov||1978 SP7|| align=right|12,0|| align=right|2,676|| align=right|0,230|| align=right|13,93|| align=right|4,378||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2772) Dugan||1979 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|9,80|| align=right|3,521||MBA||14. prosince 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2773) Brooks||1981 JZ2|| align=right|13,3|| align=right|2,330|| align=right|0,142|| align=right|3,67|| align=right|3,555||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2774) Tenojoki||1942 TJ|| align=right|11,1|| align=right|3,182|| align=right|0,145|| align=right|8,55|| align=right|5,674||MBA||3. října 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2775) Odishaw||1953 TX2|| align=right|13,6|| align=right|2,421|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|3,767||MBA||14. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2776) Baikal||1976 SZ7|| align=right|12,5|| align=right|2,369|| align=right|0,173|| align=right|4,79|| align=right|3,646||MBA||25. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2777) Shukshin||1979 SY11|| align=right|13,1|| align=right|2,371|| align=right|0,090|| align=right|4,92|| align=right|3,650||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2778) Tangshan||1979 XP|| align=right|13,0|| align=right|2,281|| align=right|0,122|| align=right|4,62|| align=right|3,445||MBA||14. prosince 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2779) Mary||1981 CX|| align=right|13,3|| align=right|2,213|| align=right|0,063|| align=right|3,90|| align=right|3,291||MBA||6. února 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2780) Monnig||1981 DO2|| align=right|13,3|| align=right|2,195|| align=right|0,117|| align=right|5,47|| align=right|3,250||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2781) Kleczek||1982 QH|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,189|| align=right|2,31|| align=right|5,577||MBA||19. srpna 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2782) Leonidas||2605 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,223|| align=right|3,78|| align=right|4,385||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2783) Chernyshevskij||1974 RA2|| align=right|13,2|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|00,78|| align=right|4,102||MBA||14. září 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2784) Domeyko||1975 GA|| align=right|13,4|| align=right|2,242|| align=right|0,174|| align=right|6,70|| align=right|3,356||MBA||15. dubna 1975||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(2785) Sedov||1978 QN2|| align=right|12,2|| align=right|2,877|| align=right|0,040|| align=right|1,44|| align=right|4,878||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2786) Grinevia||1978 RR5|| align=right|12,0|| align=right|2,609|| align=right|0,176|| align=right|13,26|| align=right|4,213||MBA||6. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2787) Tovarishch||1978 RC6|| align=right|11,3|| align=right|3,021|| align=right|0,060|| align=right|10,33|| align=right|5,249||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2788) Andenne||1981 EL|| align=right|13,3|| align=right|2,562|| align=right|0,100|| align=right|2,63|| align=right|4,100||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(2789) Foshan||1956 XA|| align=right|13,6|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,82|| align=right|3,325||MBA||6. prosince 1956||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2790) Needham||1965 UU1|| align=right|12,8|| align=right|2,653|| align=right|0,181|| align=right|14,67|| align=right|4,321||MBA||19. října 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2791) Paradise||1977 CA|| align=right|11,5|| align=right|2,398|| align=right|0,172|| align=right|31,06|| align=right|3,712||MBA||13. února 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(2792) Ponomarev||1977 EY1|| align=right|13,3|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|9,37|| align=right|3,435||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2793) Valdaj||1977 QV|| align=right|10,8|| align=right|3,165|| align=right|0,036|| align=right|22,16|| align=right|5,629||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2794) Kulik||1978 PS3|| align=right|12,7|| align=right|2,445|| align=right|0,219|| align=right|7,49|| align=right|3,822||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2795) Lepage||1979 YM|| align=right|13,2|| align=right|2,296|| align=right|0,029|| align=right|6,04|| align=right|3,478||MBA||16. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(2796) Kron||1980 EC|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,115|| align=right|14,00|| align=right|4,297||MBA||13. března 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2797) Teucer||1981 LK|| align=right|8,4|| align=right|5,106|| align=right|0,088|| align=right|22,40|| align=right|11,54||JUT||4. června 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2798) Vergilius||2009 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,418|| align=right|0,060|| align=right|5,33|| align=right|3,760||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2799) Justus||3071 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,691||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2800) Ovidius||4585 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,155|| align=right|0,142|| align=right|3,08|| align=right|5,604||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2801) Huygens||1935 SU1|| align=right|12,2|| align=right|2,801|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,686||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2802) Weisell||1939 BU|| align=right|11,0|| align=right|3,115|| align=right|0,124|| align=right|9,62|| align=right|5,498||MBA||19. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2803) Vilho||1940 WG|| align=right|11,8|| align=right|3,144|| align=right|0,175|| align=right|1,34|| align=right|5,574||MBA||29. listopadu 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(2804) Yrjö||1941 HF|| align=right|11,7|| align=right|3,017|| align=right|0,071|| align=right|11,21|| align=right|5,240||MBA||19. dubna 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2805) Kalle||1941 UM|| align=right|12,2|| align=right|2,697|| align=right|0,145|| align=right|6,90|| align=right|4,429||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2806) Graz||1953 GG|| align=right|13,3|| align=right|2,379|| align=right|0,048|| align=right|2,34|| align=right|3,669||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2807) Karl Marx||1969 TH6|| align=right|12,6|| align=right|2,792|| align=right|0,184|| align=right|7,89|| align=right|4,665||MBA||15. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2808) Belgrano||1976 HS|| align=right|11,0|| align=right|3,006|| align=right|0,086|| align=right|8,97|| align=right|5,211||MBA||23. dubna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2809) Vernadskij||1978 QW2|| align=right|13,60|| align=right|2,429|| align=right|0,180|| align=right|2,48|| align=right|3,784||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2810) Lev Tolstoj||1978 RU5|| align=right|12,6|| align=right|2,609|| align=right|0,152|| align=right|12,73|| align=right|4,214||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2811) Střemchoví||1980 JA|| align=right|11,9|| align=right|2,865|| align=right|0,038|| align=right|1,04|| align=right|4,848||MBA||10. května 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2812) Scaltriti||1981 FN|| align=right|13,5|| align=right|2,225|| align=right|0,092|| align=right|6,82|| align=right|3,319||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2813) Zappalà||1981 WZ|| align=right|11,0|| align=right|3,146|| align=right|0,145|| align=right|14,74|| align=right|5,580||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2814) Vieira||1982 FA3|| align=right|12,6|| align=right|2,868|| align=right|0,074|| align=right|2,46|| align=right|4,856||MBA||18. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2815) Soma||1982 RL|| align=right|13,2|| align=right|2,233|| align=right|0,169|| align=right|5,71|| align=right|3,337||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2816) Pien||1982 SO|| align=right|11,7|| align=right|2,726|| align=right|0,190|| align=right|7,73|| align=right|4,501||MBA||22. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2817) Perec||1982 UJ|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,180|| align=right|2,27|| align=right|3,620||MBA||17. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2818) Juvenalis||2580 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,152|| align=right|2,96|| align=right|3,662||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2819) Ensor||1933 UR|| align=right|12,2|| align=right|2,759|| align=right|0,204|| align=right|2,44|| align=right|4,581||MBA||20. října 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(2820) Iisalmi||1942 RU|| align=right|12,9|| align=right|2,230|| align=right|0,163|| align=right|2,95|| align=right|3,329||MBA||8. září 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2821) Slávka||1978 SQ|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,198|| align=right|6,76|| align=right|3,808||MBA||24. září 1978||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(2822) Sacajawea||1980 EG|| align=right|12,4|| align=right|2,582|| align=right|0,126|| align=right|14,72|| align=right|4,147||MBA||14. března 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2823) van der Laan||2010 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,411|| align=right|0,092|| align=right|3,83|| align=right|3,743||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2824) Franke||1934 CZ|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|3,37|| align=right|3,551||MBA||4. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2825) Crosby||1938 SD1|| align=right|13,4|| align=right|2,246|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,366||MBA||19. září 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(2826) Ahti||1939 UJ|| align=right|10,8|| align=right|3,225|| align=right|0,044|| align=right|15,49|| align=right|5,792||MBA||18. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2827) Vellamo||1942 CC|| align=right|12,0|| align=right|2,310|| align=right|0,032|| align=right|8,63|| align=right|3,510||MBA||11. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2828) Iku-Turso||1942 DL|| align=right|13,3|| align=right|2,243|| align=right|0,090|| align=right|3,31|| align=right|3,358||MBA||18. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2829) Bobhope||1948 PK|| align=right|10,3|| align=right|3,083|| align=right|0,194|| align=right|14,33|| align=right|5,413||MBA||9. srpna 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(2830) Greenwich||1980 GA|| align=right|12,64|| align=right|2,379|| align=right|0,207|| align=right|25,33|| align=right|3,669||MBA||14. dubna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2831) Stevin||1930 SZ|| align=right|12,6|| align=right|2,227|| align=right|0,198|| align=right|4,23|| align=right|3,322||MBA||17. září 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2832) Lada||1975 EC1|| align=right|12,6|| align=right|2,476|| align=right|0,087|| align=right|4,17|| align=right|3,895||MBA||6. března 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2833) Radishchev||1978 PC4|| align=right|12,2|| align=right|2,877|| align=right|0,070|| align=right|1,34|| align=right|4,880||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; N. S. Černych
|-
|(2834) Christy Carol||1980 TB4|| align=right|12,0|| align=right|2,543|| align=right|0,157|| align=right|6,44|| align=right|4,054||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2835) Ryoma||1982 WF|| align=right|12,1|| align=right|2,745|| align=right|0,083|| align=right|1,34|| align=right|4,548||MBA||20. listopadu 1982||Geisei||T. Seki
|-
|(2836) Sobolev||1978 YQ|| align=right|11,4|| align=right|2,998|| align=right|0,099|| align=right|9,69|| align=right|5,191||MBA||22. prosince 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2837) Griboedov||1971 TJ2|| align=right|11,9|| align=right|2,903|| align=right|0,063|| align=right|2,89|| align=right|4,946||MBA||13. října 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2838) Takase||1971 UM1|| align=right|14,6|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|2,14|| align=right|3,583||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2839) Annette||1929 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,217|| align=right|0,151|| align=right|4,82|| align=right|3,300||MBA||5. října 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(2840) Kallavesi||1941 UP|| align=right|12,8|| align=right|2,399|| align=right|0,094|| align=right|8,52|| align=right|3,714||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2841) Puijo||1943 DM|| align=right|12,7|| align=right|2,253|| align=right|0,085|| align=right|4,92|| align=right|3,382||MBA||26. února 1943||Turku||L. Oterma
|-
|(2842) Unsöld||1950 OD|| align=right|12,0|| align=right|2,618|| align=right|0,101|| align=right|11,73|| align=right|4,234||MBA||25. července 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2843) Yeti||1975 XQ|| align=right|13,0|| align=right|2,299|| align=right|0,129|| align=right|5,47|| align=right|3,485||MBA||7. prosince 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2844) Hess||1981 JP|| align=right|13,4|| align=right|2,222|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,311||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2845) Franklinken||1981 OF|| align=right|13,4|| align=right|2,262|| align=right|0,163|| align=right|6,01|| align=right|3,401||MBA||26. července 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2846) Ylppö||1942 CJ|| align=right|10,7|| align=right|3,224|| align=right|0,069|| align=right|11,42|| align=right|5,788||MBA||12. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2847) Parvati||1959 CC1|| align=right|12,5|| align=right|2,170|| align=right|0,116|| align=right|2,46|| align=right|3,195||MBA||1. února 1959||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|(2848) ASP||1959 VF|| align=right|11,1|| align=right|3,195|| align=right|0,201|| align=right|00,92|| align=right|5,709||MBA||8. listopadu 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2849) Shklovskij||1976 GN3|| align=right|12,7|| align=right|2,566|| align=right|0,009|| align=right|6,81|| align=right|4,110||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2850) Mozhaiskij||1978 TM7|| align=right|11,9|| align=right|2,450|| align=right|0,050|| align=right|7,85|| align=right|3,834||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2851) Harbin||1978 UQ2|| align=right|12,3|| align=right|2,480|| align=right|0,125|| align=right|8,56|| align=right|3,904||MBA||30. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2852) Declercq||1981 QU2|| align=right|12,3|| align=right|2,785|| align=right|0,088|| align=right|1,71|| align=right|4,647||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2853) Harvill||1963 RG|| align=right|13,4|| align=right|2,345|| align=right|0,146|| align=right|4,16|| align=right|3,589||MBA||14. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2854) Rawson||1964 JE|| align=right|13,2|| align=right|2,205|| align=right|0,123|| align=right|5,77|| align=right|3,275||MBA||6. května 1964||Cordoba||D. McLeish
|-
|(2855) Bastian||1931 TB2|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,167|| align=right|8,15|| align=right|3,846||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2856) Röser||1933 GB|| align=right|11,0|| align=right|3,027|| align=right|0,008|| align=right|9,91|| align=right|5,267||MBA||14. dubna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2857) NOT||1942 DA|| align=right|12,7|| align=right|2,401|| align=right|0,096|| align=right|5,74|| align=right|3,720||MBA||17. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2858) Carlosporter||1975 XB|| align=right|13,7|| align=right|2,267|| align=right|0,194|| align=right|6,70|| align=right|3,413||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(2859) Paganini||1978 RW1|| align=right|13,5|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|3,56|| align=right|3,350||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2860) Pasacentennium||1978 TA|| align=right|12,6|| align=right|2,333|| align=right|0,216|| align=right|22,69|| align=right|3,562||MBA||8. října 1978||Palomar||E. F. Helin
|-
|(2861) Lambrecht||1981 VL2|| align=right|12,4|| align=right|2,472|| align=right|0,073|| align=right|4,05|| align=right|3,886||MBA||3. listopadu 1981||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|(2862) Vavilov||1977 JP|| align=right|12,8|| align=right|2,201|| align=right|0,115|| align=right|3,49|| align=right|3,266||MBA||15. května 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2863) Ben Mayer||1981 QG2|| align=right|12,0|| align=right|3,161|| align=right|0,197|| align=right|1,97|| align=right|5,620||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2864) Soderblom||1983 AZ|| align=right|12,5|| align=right|2,749|| align=right|0,147|| align=right|3,14|| align=right|4,556||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(2865) Laurel||1935 OK|| align=right|11,4|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|14,30|| align=right|4,099||MBA||31. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(2866) Hardy||1961 TA|| align=right|11,9|| align=right|2,912|| align=right|0,203|| align=right|8,22|| align=right|4,968||MBA||7. října 1961||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2867) Šteins||1969 VC|| align=right|12,9|| align=right|2,364|| align=right|0,146|| align=right|9,95|| align=right|3,634||MBA||4. listopadu 1969||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2868) Upupa||1972 UA|| align=right|13,1|| align=right|2,814|| align=right|0,178|| align=right|7,56|| align=right|4,720||MBA||30. října 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2869) Nepryadva||1980 RM2|| align=right|12,1|| align=right|2,637|| align=right|0,173|| align=right|12,89|| align=right|4,282||MBA||7. září 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2870) Haupt||1981 LD|| align=right|12,8|| align=right|2,393|| align=right|0,212|| align=right|4,16|| align=right|3,701||MBA||4. června 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2871) Schober||1981 QC2|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,140|| align=right|5,78|| align=right|3,394||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2872) Gentelec||1981 RU|| align=right|12,4|| align=right|2,742|| align=right|0,118|| align=right|2,88|| align=right|4,540||MBA||5. září 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(2873) Binzel||1982 FR|| align=right|12,99|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|5,91|| align=right|3,379||MBA||28. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2874) Jim Young||1982 TH|| align=right|13,2|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|4,90|| align=right|3,363||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2875) Lagerkvist||1983 CL|| align=right|12,2|| align=right|2,798|| align=right|0,100|| align=right|9,04|| align=right|4,679||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2876) Aeschylus||6558 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,601|| align=right|0,119|| align=right|14,90|| align=right|4,195||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2877) Likhachev||1969 TR2|| align=right|12,1|| align=right|3,118|| align=right|0,190|| align=right|2,35|| align=right|5,504||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2878) Panacea||1980 RX|| align=right|11,7|| align=right|3,047|| align=right|0,081|| align=right|10,24|| align=right|5,319||MBA||7. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2879) Shimizu||1932 CB1|| align=right|11,7|| align=right|2,770|| align=right|0,143|| align=right|10,71|| align=right|4,610||MBA||14. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2880) Nihondaira||1983 CA|| align=right|12,6|| align=right|2,204|| align=right|0,169|| align=right|5,74|| align=right|3,271||MBA||8. února 1983||Geisei||T. Seki
|-
|(2881) Meiden||1983 AA1|| align=right|13,4|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|4,62|| align=right|3,371||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(2882) Tedesco||1981 OG|| align=right|11,9|| align=right|3,156|| align=right|0,193|| align=right|00,30|| align=right|5,605||MBA||26. července 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2883) Barabashov||1978 RG6|| align=right|13,3|| align=right|2,246|| align=right|0,083|| align=right|1,42|| align=right|3,366||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2884) Reddish||1981 ES22|| align=right|11,8|| align=right|3,110|| align=right|0,178|| align=right|1,95|| align=right|5,483||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2885) Palva||1939 TC|| align=right|14,1|| align=right|2,238|| align=right|0,195|| align=right|2,88|| align=right|3,347||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2886) Tinkaping||1965 YG|| align=right|13,2|| align=right|2,367|| align=right|0,155|| align=right|1,31|| align=right|3,641||MBA||20. prosince 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2887) Krinov||1977 QD5|| align=right|13,0|| align=right|2,260|| align=right|0,150|| align=right|4,38|| align=right|3,396||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2888) Hodgson||1982 TO|| align=right|13,1|| align=right|2,258|| align=right|0,133|| align=right|7,63|| align=right|3,392||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2889) Brno||1981 WT1|| align=right|11,5|| align=right|3,025|| align=right|0,113|| align=right|9,50|| align=right|5,262||MBA||17. listopadu 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2890) Vilyujsk||1978 SY7|| align=right|12,9|| align=right|2,261|| align=right|0,162|| align=right|6,63|| align=right|3,398||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2891) McGetchin||1980 MD|| align=right|11,2|| align=right|3,359|| align=right|0,128|| align=right|9,34|| align=right|6,155||MBA||18. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2892) Filipenko||1983 AX2|| align=right|10,2|| align=right|3,167|| align=right|0,214|| align=right|16,92|| align=right|5,634||MBA||13. ledna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(2893) Peiroos||1975 QD|| align=right|9,23|| align=right|5,179|| align=right|0,077|| align=right|14,65|| align=right|11,79||JUT||30. srpna 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2894) Kakhovka||1978 SH5|| align=right|12,1|| align=right|3,112|| align=right|0,144|| align=right|2,59|| align=right|5,490||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2895) Memnon||1981 AE1|| align=right|9,3|| align=right|5,233|| align=right|0,051|| align=right|27,22|| align=right|11,97||JUT||10. ledna 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2896) Preiss||1931 RN|| align=right|12,7|| align=right|2,220|| align=right|0,188|| align=right|6,00|| align=right|3,308||MBA||15. září 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2897) Ole Römer||1932 CK|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,101|| align=right|5,85|| align=right|3,369||MBA||5. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2898) Neuvo||1938 DN|| align=right|12,5|| align=right|2,557|| align=right|0,021|| align=right|14,30|| align=right|4,087||MBA||20. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2899) Runrun Shaw||1964 TR2|| align=right|13,5|| align=right|2,263|| align=right|0,156|| align=right|3,23|| align=right|3,403||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2900) Luboš Perek||1972 AR|| align=right|11,7|| align=right|3,025|| align=right|0,098|| align=right|10,17|| align=right|5,261||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2901) Bagehot||1973 DP|| align=right|11,9|| align=right|2,864|| align=right|0,052|| align=right|3,18|| align=right|4,846||MBA||27. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2902) Westerlund||1980 FN3|| align=right|14,4|| align=right|2,203|| align=right|0,200|| align=right|4,38|| align=right|3,270||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(2903) Zhuhai||1981 UV9|| align=right|12,0|| align=right|2,562|| align=right|0,060|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||23. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2904) Millman||1981 YB|| align=right|11,6|| align=right|2,603|| align=right|0,140|| align=right|15,39|| align=right|4,199||MBA||20. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2905) Plaskett||1982 BZ2|| align=right|12,1|| align=right|2,804|| align=right|0,099|| align=right|8,91|| align=right|4,694||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2906) Caltech||1983 AE2|| align=right|10,0|| align=right|3,162|| align=right|0,114|| align=right|30,70|| align=right|5,621||MBA||13. ledna 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2907) Nekrasov||1975 TT2|| align=right|11,5|| align=right|3,017|| align=right|0,091|| align=right|10,21|| align=right|5,239||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2908) Shimoyama||1981 WA|| align=right|11,5|| align=right|2,978|| align=right|0,152|| align=right|13,38|| align=right|5,140||MBA||18. listopadu 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|(2909) Hoshi-no-ie||1983 JA|| align=right|10,9|| align=right|3,020|| align=right|0,119|| align=right|11,45|| align=right|5,248||MBA||9. května 1983||Chirorin||S. Sei
|-
|(2910) Yoshkar-Ola||1980 TK13|| align=right|13,8|| align=right|2,203|| align=right|0,156|| align=right|2,95|| align=right|3,268||MBA||11. října 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2911) Miahelena||1938 GJ|| align=right|11,3|| align=right|2,796|| align=right|0,094|| align=right|9,62|| align=right|4,674||MBA||8. dubna 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|(2912) Lapalma||1942 DM|| align=right|12,7|| align=right|2,290|| align=right|0,071|| align=right|7,29|| align=right|3,464||MBA||18. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(2913) Horta||1931 TK|| align=right|12,6|| align=right|2,705|| align=right|0,199|| align=right|16,10|| align=right|4,447||MBA||12. října 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|(2914) Glärnisch||1965 SB|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,130|| align=right|2,96|| align=right|3,400||MBA||19. září 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2915) Moskvina||1977 QY2|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,186|| align=right|13,22|| align=right|4,102||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2916) Voronveliya||1978 PW2|| align=right|13,4|| align=right|2,236|| align=right|0,099|| align=right|3,60|| align=right|3,342||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2917) Sawyer Hogg||1980 RR|| align=right|12,0|| align=right|2,795|| align=right|0,112|| align=right|12,82|| align=right|4,672||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2918) Salazar||1980 TU4|| align=right|11,9|| align=right|3,168|| align=right|0,159|| align=right|2,10|| align=right|5,637||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2919) Dali||1981 EX18|| align=right|11,6|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|1,43|| align=right|5,575||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2920) Automedon||1981 JR|| align=right|8,8|| align=right|5,114|| align=right|0,027|| align=right|21,12|| align=right|11,57||JUT||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2921) Sophocles||6525 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,248|| align=right|0,155|| align=right|1,47|| align=right|5,853||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2922) Dikanʹka||1976 GY1|| align=right|13,7|| align=right|2,372|| align=right|0,145|| align=right|2,98|| align=right|3,653||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2923) Schuyler||1977 DA|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,131|| align=right|2,88|| align=right|3,847||MBA||22. února 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2924) Mitake-mura||1977 DJ2|| align=right|12,2|| align=right|2,887|| align=right|0,052|| align=right|3,14|| align=right|4,904||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(2925) Beatty||1978 VC5|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,193|| align=right|2,22|| align=right|3,686||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(2926) Caldeira||1980 KG|| align=right|13,3|| align=right|2,275|| align=right|0,119|| align=right|3,49|| align=right|3,431||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(2927) Alamosa||1981 TM|| align=right|12,1|| align=right|2,532|| align=right|0,170|| align=right|17,01|| align=right|4,029||MBA||5. října 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2928) Epstein||1976 GN8|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,065|| align=right|9,54|| align=right|5,217||MBA||5. dubna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2929) Harris||1982 BK1|| align=right|11,6|| align=right|3,120|| align=right|0,071|| align=right|14,89|| align=right|5,510||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2930) Euripides||6554 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,780|| align=right|0,025|| align=right|4,07|| align=right|4,633||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2931) Mayakovsky||1969 UC|| align=right|11,7|| align=right|2,876|| align=right|0,060|| align=right|2,23|| align=right|4,877||MBA||16. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2932) Kempchinsky||1980 TK4|| align=right|11,6|| align=right|3,625|| align=right|0,113|| align=right|2,28|| align=right|6,902||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2933) Amber||1983 HN|| align=right|11,7|| align=right|2,610|| align=right|0,049|| align=right|7,23|| align=right|4,215||MBA||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(2934) Aristophanes||4006 P-L|| align=right|11,2|| align=right|3,172|| align=right|0,043|| align=right|8,82|| align=right|5,648||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2935) Naerum||1976 UU|| align=right|13,0|| align=right|2,598|| align=right|0,128|| align=right|13,05|| align=right|4,188||MBA||24. října 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(2936) Nechvíle||1979 SF|| align=right|12,4|| align=right|2,680|| align=right|0,074|| align=right|8,48|| align=right|4,386||MBA||17. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2937) Gibbs||1980 LA|| align=right|12,9|| align=right|2,321|| align=right|0,302|| align=right|21,77|| align=right|3,536||MBA||14. června 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2938) Hopi||1980 LB|| align=right|11,5|| align=right|3,148|| align=right|0,333|| align=right|41,41|| align=right|5,585||MBA||14. června 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2939) Coconino||1982 DP|| align=right|12,6|| align=right|2,441|| align=right|0,163|| align=right|3,96|| align=right|3,813||MBA||21. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2940) Bacon||3042 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,784|| align=right|0,235|| align=right|6,44|| align=right|4,644||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2941) Alden||1930 YV|| align=right|13,9|| align=right|2,152|| align=right|0,090|| align=right|3,25|| align=right|3,156||MBA||24. prosince 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(2942) Cordie||1932 BG|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,154|| align=right|6,82|| align=right|3,350||MBA||29. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2943) Heinrich||1933 QU|| align=right|12,8|| align=right|2,448|| align=right|0,154|| align=right|12,94|| align=right|3,830||MBA||25. srpna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2944) Peyo||1935 QF|| align=right|12,8|| align=right|2,649|| align=right|0,166|| align=right|10,66|| align=right|4,310||MBA||31. srpna 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2945) Zanstra||1935 ST1|| align=right|12,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|2,63|| align=right|4,360||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(2946) Muchachos||1941 UV|| align=right|13,0|| align=right|2,454|| align=right|0,176|| align=right|00,59|| align=right|3,843||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(2947) Kippenhahn||1955 QP1|| align=right|13,0|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|3,14|| align=right|3,507||MBA||22. srpna 1955||Heidelberg||I. Groeneveld
|-
|(2948) Amosov||1969 TD2|| align=right|12,5|| align=right|2,867|| align=right|0,105|| align=right|12,34|| align=right|4,853||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2949) Kaverznev||1970 PR|| align=right|13,3|| align=right|2,195|| align=right|0,140|| align=right|4,87|| align=right|3,251||MBA||9. srpna 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(2950) Rousseau||1974 VQ2|| align=right|11,9|| align=right|2,756|| align=right|0,262|| align=right|9,61|| align=right|4,575||MBA||9. listopadu 1974||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2951) Perepadin||1977 RB8|| align=right|10,0|| align=right|3,134|| align=right|0,119|| align=right|14,70|| align=right|5,548||MBA||13. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2952) Lilliputia||1979 SF2|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,171|| align=right|3,33|| align=right|3,522||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2953) Vysheslavia||1979 SV11|| align=right|11,6|| align=right|2,831|| align=right|0,025|| align=right|1,08|| align=right|4,763||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2954) Delsemme||1982 BT1|| align=right|13,5|| align=right|2,287|| align=right|0,196|| align=right|3,94|| align=right|3,459||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2955) Newburn||1982 BX1|| align=right|13,5|| align=right|2,181|| align=right|0,116|| align=right|3,60|| align=right|3,219||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2956) Yeomans||1982 HN1|| align=right|12,4|| align=right|2,764|| align=right|0,091|| align=right|2,87|| align=right|4,596||MBA||28. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2957) Tatsuo||1934 CB1|| align=right|10,2|| align=right|3,024|| align=right|0,088|| align=right|8,69|| align=right|5,258||MBA||5. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(2958) Arpetito||1981 DG|| align=right|12,2|| align=right|2,875|| align=right|0,019|| align=right|1,03|| align=right|4,875||MBA||28. února 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(2959) Scholl||1983 RE2|| align=right|11,2|| align=right|3,944|| align=right|0,275|| align=right|5,24|| align=right|7,832||HLD||4. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2960) Ohtaki||1977 DK3|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,114|| align=right|4,51|| align=right|3,311||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(2961) Katsurahama||1982 XA|| align=right|13,0|| align=right|2,268|| align=right|0,139|| align=right|4,55|| align=right|3,416||MBA||7. prosince 1982||Geisei||T. Seki
|-
|(2962) Otto||1940 YF|| align=right|11,3|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|15,66|| align=right|4,117||MBA||28. prosince 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2963) Chen Jiageng||1964 VM1|| align=right|12,3|| align=right|2,874|| align=right|0,072|| align=right|2,71|| align=right|4,872||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(2964) Jaschek||1974 OA1|| align=right|12,2|| align=right|2,594|| align=right|0,200|| align=right|13,57|| align=right|4,176||MBA||16. července 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2965) Surikov||1975 BX|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|24,24|| align=right|3,700||MBA||18. ledna 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2966) Korsunia||1977 EB2|| align=right|13,4|| align=right|2,449|| align=right|0,140|| align=right|2,55|| align=right|3,831||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2967) Vladisvyat||1977 SS1|| align=right|11,0|| align=right|3,201|| align=right|0,133|| align=right|18,02|| align=right|5,726||MBA||19. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2968) Iliya||1978 QJ|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,311|| align=right|9,15|| align=right|3,641||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2969) Mikula||1978 RU1|| align=right|12,6|| align=right|2,846|| align=right|0,029|| align=right|1,88|| align=right|4,800||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2970) Pestalozzi||1978 UC|| align=right|12,5|| align=right|2,640|| align=right|0,153|| align=right|12,09|| align=right|4,288||MBA||27. října 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2971) Mohr||1980 YL|| align=right|13,5|| align=right|2,247|| align=right|0,118|| align=right|7,00|| align=right|3,367||MBA||30. prosince 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(2972) Niilo||1939 TB|| align=right|13,9|| align=right|2,152|| align=right|0,170|| align=right|1,10|| align=right|3,156||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(2973) Paola||1951 AJ|| align=right|12,9|| align=right|2,470|| align=right|0,152|| align=right|1,56|| align=right|3,882||MBA||10. ledna 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(2974) Holden||1955 QK|| align=right|13,9|| align=right|2,312|| align=right|0,142|| align=right|6,43|| align=right|3,516||MBA||23. srpna 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2975) Spahr||1970 AF1|| align=right|12,7|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|6,91|| align=right|3,372||MBA||8. ledna 1970||Cerro El Roble||H. Potter; A. Lokalov
|-
|(2976) Lautaro||1974 HR|| align=right|10,9|| align=right|3,346|| align=right|0,143|| align=right|9,82|| align=right|6,119||MBA||22. dubna 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(2977) Chivilikhin||1974 SP|| align=right|12,7|| align=right|2,786|| align=right|0,169|| align=right|9,59|| align=right|4,651||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2978) Roudebush||1978 SR|| align=right|11,7|| align=right|3,099|| align=right|0,185|| align=right|1,24|| align=right|5,455||MBA||26. září 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(2979) Murmansk||1978 TB7|| align=right|12,1|| align=right|3,127|| align=right|0,153|| align=right|11,41|| align=right|5,530||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(2980) Cameron||1981 EU17|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,180|| align=right|7,29|| align=right|4,119||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2981) Chagall||1981 EE20|| align=right|12,0|| align=right|3,161|| align=right|0,161|| align=right|00,86|| align=right|5,618||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2982) Muriel||1981 JA3|| align=right|11,9|| align=right|3,000|| align=right|0,062|| align=right|10,26|| align=right|5,194||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(2983) Poltava||1981 RW2|| align=right|11,2|| align=right|2,848|| align=right|0,060|| align=right|4,27|| align=right|4,805||MBA||2. září 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2984) Chaucer||1981 YD|| align=right|13,1|| align=right|2,471|| align=right|0,135|| align=right|3,06|| align=right|3,884||MBA||30. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2985) Shakespeare||1983 TV1|| align=right|12,1|| align=right|2,849|| align=right|0,043|| align=right|2,66|| align=right|4,807||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(2986) Mrinalini||2525 P-L|| align=right|11,9|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|2,55|| align=right|5,659||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2987) Sarabhai||4583 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,888|| align=right|0,063|| align=right|1,02|| align=right|4,908||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2988) Korhonen||1943 EM|| align=right|11,7|| align=right|2,607|| align=right|0,127|| align=right|14,74|| align=right|4,209||MBA||1. března 1943||Turku||L. Oterma
|-
|(2989) Imago||1976 UF1|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,174|| align=right|3,64|| align=right|3,349||MBA||22. října 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(2990) Trimberger||1981 EN27|| align=right|13,4|| align=right|2,440|| align=right|0,122|| align=right|2,80|| align=right|3,811||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(2991) Bilbo||1982 HV|| align=right|13,5|| align=right|2,338|| align=right|0,220|| align=right|5,15|| align=right|3,575||MBA||21. dubna 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|(2992) Vondel||2540 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,745|| align=right|0,191|| align=right|7,04|| align=right|4,548||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(2993) Wendy||1970 PA|| align=right|12,3|| align=right|2,587|| align=right|0,196|| align=right|12,28|| align=right|4,161||MBA||4. srpna 1970||Bickley||Perth Observatory
|-
|(2994) Flynn||1975 PA|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,228|| align=right|2,49|| align=right|3,762||MBA||14. srpna 1975||Bickley||Perth Observatory
|-
|(2995) Taratuta||1978 QK|| align=right|12,4|| align=right|2,618|| align=right|0,136|| align=right|14,84|| align=right|4,234||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(2996) Bowman||1954 RJ|| align=right|11,8|| align=right|2,783|| align=right|0,031|| align=right|3,68|| align=right|4,643||MBA||5. září 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|(2997) Cabrera||1974 MJ|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,198|| align=right|7,20|| align=right|4,090||MBA||17. června 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(2998) Berendeya||1975 TR3|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,197|| align=right|3,08|| align=right|3,771||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(2999) Dante||1981 CY|| align=right|13,4|| align=right|2,271|| align=right|0,107|| align=right|6,77|| align=right|3,422||MBA||6. února 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3000) Leonardo||1981 EG19|| align=right|13,0|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|2,76|| align=right|3,605||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
ATN – Atenova skupina,
BIN – binární planetka,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek